Ez a szócikk a Debreceni VSC 2022–2023-as szezonjáról szól, mely összességében a 49. idénye a csapatnak a magyar első osztályban. A klub fennállásának ekkor volt a 120. évfordulója.

Mezek

Jelenlegi játékoskeret 
Utolsó frissítés: 2023. március 1.
A játékosok értékei Euróban értendők és a Transfermarkt 2023. február 14-i adatain alapulnak.
A válogatottságok száma 2023. január 31-i adatok alapján értendők.
A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.
A dőlttel jelzett játékos(ok) kölcsönben szerepel(nek) a klubnál.
Az érték oszlopban zárójelben mutatjuk, hogy a játékos értéke a fél évvel korábbi állapothoz képest mennyivel  nőtt vagy  csökkent, vagy nem változott (=). Az új igazolású játékosnál (•) jel látható

Átigazolások 
 2022. évi nyári átigazolási időszak, 
 2023. évi téli átigazolási időszak

Jelmagyarázat: n.a. = nincs adat; k.v. = kölcsönből vissza; k. = kölcsönben; k.v.k. = kölcsönből visszatért klubjához; k.u.v. = kölcsön után végleg; sz.l. = szerződése lejárt; sz.i. = szabadon igazolhat; sz.b. = szerződés bontás; k.m.sz.b. = közös megegyezéssel szerződés bontás; n.h.sz. = nem hosszabbították meg szerződését; a.p.b. = aktív pályafutását befejezte

Vezetőség és szakmai stáb 
Utolsó módosítás: 2022. december 5.

Vezetőedző-váltások

Statisztikák 
Utolsó elszámolt mérkőzés: 2023. március 18.

Összesített statisztika 
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.

Kiírások 
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.
Dőlttel a jelenleg még le nem zárult kiírás(oka)t illetve az abban elért helyezést jelöltük.
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
!rowspan="2"|Kiírás
!colspan="10"|Statisztikák
!rowspan="2"|Kezdő forduló/helyezés
!rowspan="2"|Végső forduló/helyezés
!colspan="3"|Mérkőzések dátumai
|-
!
!
!
!
!–
!
!
!
!
!
!Első
!Utolsó
!Következő
|-bgcolor="white"
!OTP Bank Liga
|24            
|9        
|7        
|8        
|39–36         
|75            
|+3       
|1,63          
|1,50          
|3,13          
|4.     
|3. 
|2022. 07. 31.      
|2023. 03. 18. 
|2023. 04. 02. 
|-bgcolor="#FDFDFD"
!MOL Magyar Kupa
|4        
|3        
|0        
|1        
|8–4 
|12            
|+4       
|2,00          
|1,00          
|3,00          
|3. forduló (legjobb 64) 
|Negyeddöntő (legjobb 8) 
|2022. 09. 18. 
|2023. 03. 02. 
|— 
|-
!Összesen
!28            
!12            
!7        
!9        
!47–40         
!87            
!+7       
!1,68          
!1,43          
!3,10          
|colspan="5" rowspan="3"| 
|-
!Ebből hazai pályán
|13           
|6        
|3        
|4        
|22–18         
|40            
|+4       
|1,69          
|1,38          
|3,08          
|-
!Ebből idegenben
|15            
|6        
|4        
|5        
|25–22         
|47            
|+3       
|1,67          
|1,47          
|3,13          
|-
|}

 Gólszerzők a szezonban A táblázatban csak azokat a Debreceni VSC játékosokat tüntettük fel, akik a szezon során legalább egy gólt szereztek bármelyik kiírásban.A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.A táblázat elején a több gólt elérő játékosokat tüntettük fel (az összes kiírást tekintve).Egy-egy mérkőzés részletei a forduló sorszámára kattintva nézhető meg.A játékos neve alatti sötétszürke szín azon játékosnál látható, aki már nem tagja a keretnek és nála a statisztika az utolsó pályára lépése idején mutatott állapotot mutatja.Jelmagyarázat: : büntetőgól; : öngól alatt a játékos által az ellenfél javára rúgott öngólt értjük;
<small>Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben; vörös színű vonallal az őszi és a tavaszi szezon váltását jelezzük</small>
Magyar Kupa: 3f = 3. forduló; 4f = 4. forduló; 8d = nyolcaddöntő; 4d = negyeddöntő; ed = elődöntő;
Sötétszürke háttér a játékos nevénél: azon játékosok vannak így jelölve, akik szezon közben eligazoltak a csapattól.

 Egy mérkőzésen kettő vagy több gólt szerző játékosok A végeredmény a Debreceni VSC szemszögéből értendő.Jelmagyarázat: Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben; : büntetőgól

 Mikor született gól a mérkőzéseken Dőlttel a jelenleg még le nem zárult kiírás(oka)t jelöltük. Sárga/piros lapok és eltiltások a szezonban Csak azokat a játékosokat tüntettük fel a táblázatban, akik a szezon során legalább egy figyelmeztetést kaptak bármelyik kiírásban.A játékosok vezetéknevének abc-sorrendje szerint.A játékos neve alatti sötétszürke szín azon játékosnál látható, aki már nem tagja a keretnek és nála a statisztika az utolsó pályára lépése idején mutatott állapotot mutatja.Egy-egy mérkőzés részletei a forduló sorszámára kattintva nézhető meg.Jelmagyarázat: Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben; vörös színű vonallal jelezzük az őszi és a tavaszi szezon váltását;
Magyar Kupa: 3f = 3. forduló; 4f = 4. forduló; 8d = nyolcaddöntő; 4d = negyeddöntő; ed = elődöntő;
Σ = összes sárga ill. piros lap;  = sárga lapos figyelmeztetés;  = egy mérkőzésen 2 sárga lap utáni azonnali kiállítás;  = piros lapos figyelmeztetés, azonnali kiállítás;
X = eltiltás miatt kihagyott mérkőzés; KM = eltiltás miatt kihagyott mérkőzések száma;
Bajnoki sárga lapos figyelmeztetések következménye: a labdarúgó az OTP Bank Ligában az 5. sárga lapos figyelmeztetését követően a soron következő egy bajnoki mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal (eltiltás).
Sötétszürke háttér a játékos nevénél: azon játékosok vannak így jelölve, akik szezon közben eligazoltak a csapattól.

 Játékos statisztikák A táblázat a Debreceni VSC játékosainak statisztikáit mutatja az OTP Bank Ligában és a MOL Magyar Kupában, fordulóról fordulóra.Zárójelben a játékos neve mellett a játékos mezszámát tüntettük fel.A Forduló felirat melletti nyílra kattintva a táblázat sorrendjét átrendezheti a játékosok vezetéknevének abc-sorrendje szerint.A Forduló sorszáma alatti nyílra kattintva a táblázat sorrendjét átrendezheti az adott fordulón belül a játékosok pályára lépésének típusa szerint.OTP Bank Liga

MOL Magyar Kupa

 Pályán töltött idő Csak azon játékosok vannak feltüntetve a táblázatban, akik legalább egyszer pályára léptek bármelyik kiírásban.A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.A táblázat a játékosok vezetéknevének abc-sorrendjében készült.Zárójelben a játékos neve mellett a játékos mezszámát tüntettük fel.A pályán töltött időbe a hosszabbítás idejét nem számoltuk bele, 90 percet vettünk alapul. Azon játékosnak, akit a 90. perc utáni hosszabbításban cseréltek be, egységesen 1 percet írtunk jóvá.A játékos neve alatti sötétszürke szín azon játékosnál látható, aki már nem tagja a keretnek és nála a statisztika az utolsó pályára lépése idején mutatott állapotot mutatja.Forrás: MLSZ AdatbankJelmagyarázat: X: eltiltás miatt kihagyott mérkőzés;<div>
Magyar Kupa: 3f = 3. forduló; 4f = 4. forduló; 8d = nyolcaddöntő; 4d = negyeddöntő; ed = elődöntő;

 Kanadai táblázat Ebben az összesítésben a gólpasszok egyenértékűek a gólokkal, vagyis a kanadai táblázatban egyszerűen összeadjuk a gólokat és a gólpasszokat, és az a játékos van előrébb a táblázatban, akinél ez az összeg nagyobb.Pontegyenlőség esetén a több gólt lövő játékos előbbre van rangsorolva.Csak azon játékosok vannak feltüntetve a táblázatban, akik legalább egy gólt vagy gólpasszt szereztek bármelyik kiírásban.Öngól, közvetlen szabadrúgás, közvetlen sarokrúgás-gól és büntető esetében nincs gólpassz.A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.Zárójelben a játékos neve mellett a játékos mezszámát tüntettük fel.A játékos neve alatti sötétszürke szín azon játékosnál látható, aki már nem tagja a keretnek és nála a statisztika az utolsó pályára lépése idején mutatott állapotot mutatja. Gól  GólpasszJelmagyarázat: Magyar Kupa: 3f = 3. forduló; 4f = 4. forduló; 8d = nyolcaddöntő; 4d = negyeddöntő; ed = elődöntő;

 Játékos osztályzatok A Nemzeti Sportnak az adott mérkőzésről tudósító újságírójának osztályzatai alapján.1 a legrosszabbat, 10 pedig a legjobbat jelenti. 0-s osztályzatot kapnak azon mezőnyjátékosok, akik 30 percet meg nem haladó játékidővel rendelkeznek, illetve a próbára nem tett kapusok.Csak az OTP Bank Liga (bajnokság) mérkőzéseit vettük figyelembe.A táblázat a játékosok vezetéknevének abc-sorrendjében készült.Zárójelben a játékos neve mellett a játékos mezszámát tüntettük fel.A játékos neve alatti sötétszürke szín azon játékosnál látható, aki már nem tagja a keretnek és nála a statisztika az utolsó pályára lépése idején mutatott állapotot mutatja.Forrás: Nemzeti Sport újságJelmagyarázat: X: eltiltás miatt kihagyott mérkőzés;<div>

 Kapus statisztikák 
Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC kapusainak teljesítményét tüntettük fel, melyik mérkőzésen védett, hány gólt kapott, illetve a gól nélküli mérkőzéseiket.
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.
Egy-egy mérkőzés részletei a forduló sorszámára kattintva nézhetők meg.
A játékos neve alatti sötétszürke szín azon játékosnál látható, aki már nem tagja a keretnek és nála a statisztika az utolsó pályára lépése idején mutatott állapotot mutatja.

Jelmagyarázat: : gól szimbólummal jelöltük a kapus által az adott mérkőzések kapott gólokat; Ø: kapott gól nélküli mérkőzés illetve le- vagy becserélés esetén, amíg a pályán volt;  lecserélték a kapust;  becserélték a kapust;
<small>Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben; vörös színű vonallal az őszi és a tavaszi szezon váltását jelezzük
Magyar Kupa: 3f = 3. forduló; 4f = 4. forduló; 8d = nyolcaddöntő; 4d = negyeddöntő; ed = elődöntő;
Sötétszürke háttér a játékos nevénél: azon játékosok vannak így jelölve, akik szezon közben eligazoltak a csapattól.

 Melyik játékos hányszor viselte a csapatkapitányi karszalagot A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.Zárójelben a bajnoki forduló, valamint a nemzetközi illetve hazai kupaforduló sorszámát tüntettük fel, melyre rákattintva az adott mérkőzést részletesen is megnézheti.Jelmagyarázat: Helyszín: -o = otthon (hazai pályán); -i = idegenben;
Magyar Kupa mérkőzések: MK-3. = 3. forduló; MK-4. = 4. forduló; MK-8d = nyolcaddöntő; MK-4d = negyeddöntő; MK-ed = elődöntő;
Csapatok: FEH = Fehérvár; FTC = Ferencváros; HON = Budapest Honvéd; KIS = Kisvárda; KTE = Kecskemét; MEZ = Mezőkövesd; PAK = Paks; PUS = Puskás Akadémia; ÚJP = Újpest; VAS = Vasas; ZTE = Zalaegerszeg;

 Cserelehetőségek kihasználása A táblázatban a mérkőzések Debreceni VSC cseréinek számát tüntettük fel, fordulóról fordulóra.Egy-egy mérkőzés részletei a forduló sorszámára kattintva nézhetők meg. Játékvezetők, akik fújták a sípot a DVSC mérkőzésein a szezonban A táblázat azon játékvezetőket és az általuk a Debreceni VSC játékosainak kiosztott figyelmeztetéseket mutatják, akik legalább egy mérkőzést vezettek a csapatnak.A táblázat nem tartalmazza a felkészülési- és nemzetközi kupamérkőzéseket.A mérkőzések oszlopban zárójelben a bajnoki-, illetve a kupaforduló sorszámát tüntettük fel.Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a forduló sorszámára vagy a mérkőzések oszlopban a mérkőzésre kattint.Jelmagyarázat: szürke színű vastag vonallal jelezzük a bajnoki körök fordulóját (11., 22. és 33. forduló); vörös színű vonallal jelezzük az őszi és a tavaszi szezon váltását;
Lapok: M = mérkőzés; Σ = összes kioszott sárga ill. piros lap;  = kiosztott sárga lapos figyelmeztetés;  = kiosztott 2 sárga lapos figyelmeztetés utáni azonnali kiállítás;  = kiosztott piros lapos figyelmeztetés, azonnali kiállítás
Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben;
Magyar Kupa: 3f = 3. forduló; 4f = 4. forduló; 8d = nyolcaddöntő; 4d = negyeddöntő; ed = elődöntő;
Csapatok: FEH = Fehérvár; FTC = Ferencváros; HON = Budapest Honvéd; KIS = Kisvárda; KTE = Kecskemét; MEZ = Mezőkövesd; PAK = Paks; PUS = Puskás Akadémia; ÚJP = Újpest; VAS = Vasas; ZTE = Zalaegerszeg;

 Milyen szerelésben játszottak a Debreceni VSC játékosai A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.Zárójelben a bajnoki forduló, valamint a nemzetközi illetve hazai kupaforduló sorszámát tüntettük fel, melyre rákattintva az adott mérkőzést részletesen is megnézheti.Jelmagyarázat: Magyar Kupa mérkőzések: MK-3. = 3. forduló; MK-4. = 4. forduló; MK-8d = nyolcaddöntő; MK-4d = negyeddöntő; MK-ed = elődöntő;
Csapatok: FEH=Fehérvár; FTC=Ferencváros; HON=Budapest Honvéd; KIS=Kisvárda; KTE=Kecskemét; MEZ=Mezőkövesd; PAK=Paks; PUS=Puskás Akadémia; ÚJP=Újpest; VAS=Vasas; ZTE=Zalaegerszeg;

 Mennyit utazott a csapat A táblázat km-ben mutatja, hogy mennyit utazott a Debreceni VSC csapata a szezonban.A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.A hazai mérkőzéseknél (OTP Bank Liga és MOL Magyar Kupa) a DVSC (Nagyerdei stadion) és a vendégcsapat stadionja közötti, közúton mért távolságot vettük alapul.Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet a Kiírás, forduló oszlopban a mérkőzésre kattintva. Nézőszámok A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a Kiírás, forduló oszlopban található, az adott mérkőzést jelző leírásra kattint. Hazai mérkőzések Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC aktuális szezonjának hazai mérkőzéseinek nézőszámai szerepelnek.A Nagyerdei stadion teljes kapacitása: 20.340 néző.Nézőszám fordulónként, idővonalon ábrázolva:

 Idegenbeli mérkőzések Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC aktuális szezonjának idegenbeli mérkőzéseinek nézőszámai szerepelnek. OTP Bank Liga 

 Mérkőzések 

 Legutóbbi 10 bajnoki mérkőzés Az alábbi táblázat a Debreceni VSC legutóbbi 10 hazai és idegenbeli bajnoki mérkőzését foglalja össze,időrendi sorrendben, a táblázat elején a legutóbbi mérkőzések láthatóak.Az adott mérkőzés fordulójára kattintva az összecsapás részleteit is megtekintheti.A táblázat csak az OTP Bank Liga mérkőzéseket tartalmazza. Bajnoki eredmények összesítése Az alábbi táblázatban összesítve szerepelnek az OTP Bank Ligában elért eredmények, körök valamint őszi és tavaszi szezonok szerinti bontásban.A százalék számítás a 3 pontos rendszerben történik. Helyezések fordulónként 

Helyszín: o = otthon (hazai pályán); i = idegenben. Eredmény: GY = győzelem; D = döntetlen; V = vereség.
<small>‡ A csapat valós helyezése eltérhet az itt feltüntetettől, ugyanis a jelölt fordulókban több csapatnak elhalasztott mérkőzése volt, ami befolyásolhatja a valós sorrendet.</small>

A csapat helyezései fordulónként, idővonalon ábrázolva.
<div class="left" >

</div>

 Szerzett bajnoki pontok ellenfelenként és örökmérleg Az első osztályú bajnokságban lejátszott mérkőzések és a megszerzett pontok a Debreceni VSC szemszögéből, ellenfelenként bontva, a csapatok nevének abc-sorrendjében.Az eredmények után zárójelben a bajnoki forduló sorszámát tüntettük fel.Jelmagyarázat: Helyszín: (o) = otthon (hazai pályán); (i) = idegenben

 Tabellák 

 A bajnokság állása 

 Tabella a legutóbbi 12 bajnoki mérkőzés alapján Utolsó frissítés: 2023. március 19. (24. forduló után) Mérkőzések összesített tabellája 

(CV): Bajnoki címvédő csapat; (B): Bajnokcsapat; (Ú): Újonc csapat; (KGY): Kupagyőztes;
Forma: Az első helyen az adott csapat legutóbbi mérkőzésének kimenetele látható, míg balról az 5. helyen az 5 mérkőzéssel ezelőtti összecsapás kimenetele.
Sorrend szabályai: 1) pontszám; 2) több győzelem; 3) jobb gólkülönbség; 4) több szerzett gól; 5) az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége; 6) az egymás ellen játszott mérkőzések gólkülönbsége; 7) az egymás ellen játszott mérkőzéseken az idegenben szerzett több gól; 8) a fair play értékelésében elért jobb helyezés; 9) sorsolás;

 Helyezések fordulóról fordulóra A táblázat a csapatok helyezését mutatja az OTP Bank Ligában, fordulóról fordulóra.A forduló sorszáma alatti jelre kattintva átrendezheti a táblázatot az adott forduló csapatsorrendjére. Első kör A játékosok neve mellett felső indexben látható szám a Nemzeti Sportnak az adott mérkőzésről tudósító újságírójának osztályzatait mutatja, 1 a legrosszabbat, 10 pedig a legjobbat jelenti. 0-s osztályzatot kapnak azon mezőnyjátékosok, akik 30 percet meg nem haladó játékidővel rendelkeznek, illetve a próbára nem tett kapusok.<small>Debrecen: Gróf6 — Baranyai5, Romancsuk6, Deslandes5, Manrique5 (Saná3 ) — Sós5 (Bévárdi• ), Varga J.6 (Baráth P.5 ), Dzsudzsák7 , Kundrák4 (Ferenczi6 ) — Szécsi6, Do. Babunszki3 (Bárány7 ) <div>• Fel nem használt cserék: Megyeri, Hrabina (kapusok), Neofitídisz, Dreskovics, Lagator, Charleston • Vezetőedző: João Janeiro</small>
<small>Kisvárda: Hindrich6 — Hej6, Vranjanin5, Kovačić6, Leoni5 — Melnyik5, Lucas6  (Karabeljov• ) — Asani5 (Czérna• ), Ötvös6 (Makowski7 ), Camaj6 (Navrátil• ) — Mešanović5 (Ilijevszki• ) <div>• Fel nem használt cserék: Odincov (kapus), Kravcsenko, Széles I. • Vezetőedző: Török László</small>

49. perc: A második félidő elején büntetőhöz jutott a hazai csapat. A debreceniek frissen becserélt új játékosa, Saná rántotta le a várdaiak támadóját, Driton Camajt. A sértett állt a labda mögé és higgadtan a bal alsó sarokba lőtt a másik oldalra vetődő Gróf mellett; (1–0).<div>
85. perc: A vendégek ukrán védője, Romancsuk egy pontos passzal Ferenczit indította, aki tovább tette a játékszert Báránynak. A Loki csatára remekül adott be, középen pedig a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs közelről Hindrichet, a hazaiak frissen igazolt kapusát találta el, de a kipattanóra ismét a DVSC csapatkapitánya jött és az üres kapu közepébe helyezett; (1–1).<div>
87. perc: Két perccel később, már ismét a hazaiak vezettek: Hej remekül adott be jobb szélről, középen pedig a lengyel csatár, Rafał Makowski jó ütemben érkezett és 7 méterről fejelt a Loki kapujába; (2–1).<div>
93. perc: A hosszabbítás utolsó percében kiegyenlített a Loki: Dzsudzsák indított remek ütemben, Szécsi hozta fel a labdát középen és hozta játékba Bárány Donátot, aki 10 méterről, jobbról kilőtte a bal alsó sarkot úgy, hogy a labda a kapufát is érte; (2–2).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A Kisvárda lett az idény első csapata, amely két gólt szerzett.
 Ugyancsak a várdaiaké az első értékesített büntető az idényben, Driton Camaj révén.
 A DVSC az első csapat, amelyik kétszer is egyenlített hátrányból.
 2019 augusztusa óta először fordult elő, hogy ebben a párosításban bármelyik csapat is legalább két gólt szerezzen. Ráadásul mind a kettő így tett.
 A lengyel Rafał Makowski az első gólját szerezte az NB I-ben.
 Dzsudzsák Balázs először szerzett bajnoki gólt a Kisvárda ellen.
 Bárány Donát két gólt szerzett eddig élvonalbeli pályafutása során. Az egyiket 2021. július 31-én, a másodikat 2022. július 31-én.

A két csapat 8 esztendeje, 2014 szeptemberében találkozott utoljára NB I-es mérkőzésen Debrecenben, akkor 0–0 lett a végeredmény. Az összesített mérleg a DVSC javára mutat kedvező képet, hiszen a 14 egymás ellen vívott első osztályú bajnokiból kilencet a debreceniek nyertek meg, hármat a kecskemétiek és két találkozó döntetlennel ért véget. A Kecskeméti TE újonc csapat, 2015 után szerepel ismét az elsőosztályban, azonban tavaly már összecsapott a két gárda a Magyar Kupában, hosszabbítás után 2–1-re nyert saját pályáján a lila-fehér alakulat: Németh Krisztián vezető találatára kettőt is rúgtak a hazaiak: Szalai József és Tóth Dániel révén.

<small>Debrecen: Megyeri5 — Kusnyír5, Romancsuk5, Deslandes4, Saná5 — Baráth P.5, Dzsudzsák5  — Sós5 (Kundrák• ), Szécsi5, Bódi5 (Ferenczi• ) — Bárány6 <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Neofitídisz, Manrique, Do. Babunszki, Baranyai, Bévárdi, Varga J., Loukili, Lagator, Charleston • Vezetőedző: João Janeiro </small>
<small>Kecskemét: Varga B.5 — Nagy K.5, Szabó A.5, Belényesi5, Szalai G.5, Grünwald5 (Zeke• ) — Katona B.5 (Katona M.• ), Vágó5  (Meszhi• ), Szuhodovszki5 (Banó-Szabó• ) — Tóth B.6 (Szabó L.• ), Djuranovics5 <div>• Fel nem használt cserék: Varga Á. (kapus), Pejovics, Bodor, Buna • Vezetőedző: Szabó István</small>

67. perc: Megszerezte a vezetést a hazai csapat: Bódi cselezgetett az ellenfél tizenhatosának sarkánál, majd 20 méterről küldött erős jobb lábas lövése felpattant egy kecskeméti védőről éppen Bárány Donát elé, aki 5 méterről fejjel kapura küldte a játékszert, de a közeli próbálkozást Varga Bence bravúrral védte. Bárány azonnal felpattant és 4 méterről már nem tévedett, megszerezte a Loki vezető gólját; (1–0).<div>
79. perc: Nagy Krisztián szerezte meg a labdát a debreceni térfélen, és egy gyors kontra bontakozott ki belőle Szabó Leventéhez passzolt, aki cselezgetni kezdett a büntetőterületen belül, majd lövését bravúrral védte Megyeri Balázs, ám a kipattanónál Deslandes rosszul lépett közbe, s a duplázni szándékozó Szabó elesett, a játékvezető azonnal a büntetőpontra mutatott, 11-es. A büntetőt Szabó Levente a jobb alsóba lőtte; (1–1).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A DVSC és a Kecskeméti TE egyaránt másodszor is döntetlent játszott a bajnoki idényben.
 A Loki eddig tizenkét percet játszott előnyben a bajnoki szezonban.
 Megyeri Balázs 2010. május 22. óta először védett a magyar élvonalban.
 Bárány Donát lett az első játékos az OTP Bank Liga 2022–2023-as idényében, aki egymást követő két mérkőzésen is gólt szerzett.
 Szabó Levente pályafutása második élvonalbeli gólját lőtte, az elsőt 2021. április 21-én, a Mezőkövesd ellen szerezte.
 A KTE még soha nem nyert élvonalbeli bajnoki mérkőzésen a DVSC ellen a Nagyerdőben.
 A DVSC legutóbbi két hazai bajnoki mérkőzése 1–1-re végződött.

Az elsőosztályban legutóbb 2018 áprilisában találkozott egymással a két csapat. Az NB II-ben 2 éve kétszer is összecsaptak a mérkőző felek, a fővárosi találkozón 1–1-es döntetlen született, míg a cívisvárosban a Vasas győzött 2–1-re, Feczesin Róbert 86. és 88. percben született találataival. Mindkét együttesben sok érkező volt a szezonkezdet előtt, hiszen a Loki 11, míg a Vasas 8 új játékos leigazolását jelentette be. A piros-kékek is két döntetlennel indították a 2022–2023-as szezont: a Kecskeméti TE elleni nyitányon gól nélküli döntetlennel zártak annak ellenére, hogy egy bő félidőt emberelőnyben játszottak. A 2. fordulóban a Paks ellen 2–2-re végeztek a fővárosban. Eddig 84-szer találkozott egymással a két csapat, melyből 33-szor a Debrecen, 32-szer a Vasas került ki győztesen, a 19 döntetlen mellett. A gólarány is a debreceniek mellett szól, a 147 rúgott góljukra 138-at kaptak a piros-kékektől.

<small>Debrecen: Megyeri0 — Kusnyír4 (Baranyai5 ), Romancsuk5, Deslandes5, Saná4 — Baráth P.5 (Neofitídisz4 ), Dzsudzsák5  — Ferenczi4 (Horváth K.5 ), Szécsi4 (Do. Babunszki6 ), Sós4 (Bévárdi5 ) — Bárány5 <div>• Fel nem használt cserék: Bălbărău, Hrabina (kapusok), Manrique, Kundrák, Major, Kizirídisz, Lagator • Vezetőedző: João Janeiro</small>
<small>Vasas: Jova4 — Baráth B.1, Otigba6, Iyinbor6 (Ihrig-Farkas• ) — Szivacski5, Berecz6 , Hidi P.5 (Hidi M.• ), Silye6 — Hinora5 (Cipf• ), Holender5 (Szalai J.• ), Radó4 (Deutsch L.5 ) <div>• Fel nem használt cserék: Dombó (kapus), Géresi K., Márkvárt, Pátkai, Vida, Szilágyi Sz., Zimonyi • Vezetőedző: Kuttor Attila</small>

21. perc: A Vasas szerezte meg a vezetést: Silye baloldali beadása után Holender közelről a haziak kapusába, Megyeribe lőtte a labdát, majd Berecz Zsomborhoz passzolt, aki 5 méterről a kapu közepébe lőtt; (0–1).<div>
86. perc: A Loki folyamatos támadásai egyenlítő találatot értek: Saná balról magasan adott be, a Vasas kapusa, Jova öklözni érkezett volna, viszont egy saját csapattársába ütközött és elvétette a labdát, Dorian Babunszki pedig az üres kapuba továbbította a labdát; (1–1).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A Debreceni VSC a legutóbbi tizenegy bajnoki mérkőzéséből mindössze kettőt nyert meg. A mostani idényben háromból háromszor játszott döntetlent. 
 A Loki legutóbbi három, a Nagyerdőben játszott bajnoki mérkőzése kivétel nélkül 1–1-re végződött. 
 A Vasas ugyancsak három döntetlennel kezdte az idényt.
 A piros-kékek eddigi két idegenbeli meccsén a szezonban volt kiállítás az első félidőben. Kecskeméten emberelőnyben játszottak, Debrecenben (Baráth Botond kapott piros lapot a 29. percben) emberhátrányban. 
 Dorian Babunszki húsz percet játszott, április 15. óta először szerzett gólt az OTP Bank Ligában.
 Berecz Zsombor 2020. október 31-én, a Mezőkövesd játékosaként, a Honvéd ellen szerzett legutóbb gólt a mostani előtt a legmagasabb osztályban.
 DVSC nem tudott nyerni a Vasas elleni legutóbbi két hazai tétmérkőzésén.

A Mezőkövesd legutóbbi tíz hazai mérkőzéséből csupán egyet nyert meg a 3 iksz és 6 vereség mellett. Az előző három otthoni bajnokiját egyaránt egy góllal bukta el. Mindössze négy pontot szerzett a Debreceni VSC az előző öt idegenbeli fellépésén, de abból hármat éppen Mezőkövesden. A matyóföldiek 2013-as feljutásuktól egészen 2017 áprilisáig nyeretlenek voltak a Lokival szemben (a mérleg 2 döntetlen és 2 vereség), a két csapat legutóbbi hat összecsapásából viszont négy a kövesdiek sikerével végződött és csak kettő a vasutasokéval. Idén februárban először és utoljára alakult ki háromgólos különbség a két csapat között: a borsodiak vendégként 4–1-re legyőzték a Lokit. Döntetlen legutóbb 2018 novemberében fordult elő ebben a párharcban (2–2). Mezőkövesden a 10. találkozójuk következik, minimális a a debreceniek fölénye: a borsodiak szemszögéből 3 győzelem, 2 iksz, 4 vereség, 10–11-es gólkülönbség a mérleg. Legutóbb idén májusban a vendég Loki 1–0-ra nyert az azóta a debreceniektől távozott Pávkovics Bence találatával. A 18. meccsük jön az NB I-ben, az örökmérleg az előző bajnokság első két körében aratott győzelmekkel billen a borsodiak felé: 7-szer nyertek a mezőkövesdiek, 4 találkozójuk lett döntetlen, 6-szor a debreceniek diadalmaskodtak.

<small>Debrecen: Megyeri4 — Baranyai4 (Baráth P.5 ), Romancsuk3 (Lagator5 ), Charleston3, Manrique4 — Bévárdi5 (Varga J.• ), Neofitídisz4, Dzsudzsák4  — Horváth K.5 (Olawale• ), Do. Babunszki4 (Bárány6 ), Szécsi6 <div>• Fel nem használt cserék: Bălbărău, Hrabina (kapusok), Deslandes, Ferenczi, Sós, Kizirídisz, Saná • Vezetőedző: João Janeiro</small>
<small>Mezőkövesd: Piscitelli5 — Madarász6 (Kállai Z.• ), Pillár5, Lukić5, Bobál6, Vajda S.5 — Nagy G.5, Besirovics7, Cseri5  (Cseke3 (5-2) ) — Drazsics6 (Molnár G.• ), Kiš0 (Selmani5  (Karnyicki• )) <div>• Fel nem használt cserék: Tordai (kapus), Lakvekheliani, Horváth M. • Vezetőedző: Supka Attila</small>Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A Mezőkövesd először játszott hazai bajnoki mérkőzést az idényben, a forduló előtt még nyeretlen volt. 
 Supka Attila legénysége, a tavaszra is visszatekintve, három elveszített hazai bajnoki mérkőzés után győzött újra.
 Négy gólt hazai bajnoki mérkőzésen 2021. május 7. óta először szerzett a csapat. 
 Három döntetlen után először kapott ki a szezonban a DVSC. Az első három fordulóban annyi gólt kapott, most 90 perc alatt, négyet. 
 Dino Besirovics mindössze a harmadik és a negyedik gólját szerezte a 2022-es bajnokikon. Az összesen négyből hármat a DVSC ellen ért el. 
 A DVSC Cseke Benjámin kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be a mérkőzést. 
 Bárány Donát az eddigi négy „őszi” bajnokijából hármon is szerzett gólt.

Egyelőre nyeretlen a Debreceni VSC ebben a bajnoki idényben. Mindkét eddigi hazai bajnokija 1–1-re végződött a Kecskemét és a Vasas ellen, miként a tavaszi idényt lezáró hazai mérkőzése is, amelyet éppen a Puskás Akadémia ellen vívott. A felcsúti vendégek a Ferencvárostól idegenben kikaptak, az Újpestet otthon legyőzték, illetve kétszer döntetlent játszottak. A Puskás Akadémia a legutóbbi négy alkalommal veretlen maradt Debrecenben. Ez lesz a 20. összecsapása a két csapatnak az élvonalban, jelentős a debreceniek fölénye, kilencszer hagyták el győztesen a pályát, míg a Puskás Akadémia csak háromszor nyert, a 7 döntetlen mellett. A gólarány is a cívisvárosiak fölényét mutatja: 25–17 a javukra.

<small>Debrecen: Hrabina7 — Neofitídisz6, Charleston6, Deslandes5 — Bévárdi6, Baráth P.5, Dzsudzsák6 , Ferenczi5 — Szécsi6 (Varga J.• ) , Horváth K.6 (Do. Babunszki• ) — Bárány6 (Sós• ) <div>• Fel nem használt cserék: Megyeri (kapus), Manrique, Romancsuk, Baranyai, Farkas, Major, Kizirídisz, Saná, Lagator • Vezetőedző: João Janeiro</small>
<small>Puskás Akadémia: Tóth B.0  — Mezgrani5, Batik5, Stronati5 — Kiss T.5 (Skribek6 ), Corbu4 (Urblík5 ), Favorov4 (van Nieff• ), Komáromi5 — Băluță4 (Zahedi7 ) — Puljić4 (Slagveer5 ), Colley7 <div>• Fel nem használt cserék: Markek (kapus), Kicsun, Bakti, Major • Vezetőedző: Hornyák Zsolt</small>

21. perc: Büntetőt kapott a hazai csapat: Bárány vezette a labdát a vendégek tizenhatosánál, a büntetőterületen belül Batik kezére pattant a labda, a játékvezető hosszas VAR-vizsgálat után büntetőt ítélt a hazaiak javára. A Loki csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs állt a labda mögé és kilőtte a jobb alsót. A Puskás Akadémia kapusa, Tóth Balázs jól érezte az irányt, jól vetődött, ám az erős és jól helyezett lövést nem érhette el; (1–0).<div>
88. perc: Két perccel a rendes játékidő vége előtt egyenlítettek a vendégek: Colley ugrott ki két hazai védő között, és lőtte a kifutó debreceni kapus, Hrabinába a labdát, ám a kapusról kipattanó labda épp a teljesen üresen érkező Sahab Zahedi elé pattant, aki 5 méterről a kapuba lőtt; (1–1).<div>Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A DVSC még nyeretlen, az első öt fordulóban négyszer is döntetlent játszott. 
 A Loki legutóbbi négy hazai bajnoki mérkőzése kivétel nélkül 1–1-re végződött. 
 Dzsudzsák Balázs éppen úgy két gólt szerzett augusztus végéig az OTP Bank Ligában, mint a 2021–2022-es idényben.
 A Puskás Akadémia a legutóbbi öt alkalommal veretlen maradt Debrecenben. 
 Sahab Zahedi mind a négy korábbi gólját áprilisban szerezte az OTP Bank Ligáját. A mostani szezonban először talált a kapuba.
 Hornyák Zsolt csapata április 6. óta nyeretlen vendégként. A legutóbbi nyolc idegenbeli bajnoki találkozójából hét döntetlenre végződött.
 A Puskás Akadémia február 6. óta mindössze három bajnoki mérkőzését tudta megnyerni.

Ez lesz a 62. összecsapása a két csapatnak az élvonalban, jelentős a debreceniek fölénye, 31-szer hagyták el győztesen a pályát, míg a ZTE 17-szer nyert, a 13 döntetlen mellett. A gólarány is a cívisvárosiak fölényét mutatja: 103–88 a javukra.

<small>Debrecen: Hrabina5 — Bévárdi6, Neofitídisz4 (Dzsudzsák5 ), Charleston4 — Deslandes5, Ferenczi4 (Saná5 ) — Szécsi5, Varga J.5  (Farkas5 ), Baráth P.5 — Horváth K.4 (Sós• ), Bárány5 (Kizirídisz5 ) <div>• Fel nem használt cserék: Megyeri, Erdélyi (kapusok), Manrique, Romancsuk, Baranyai, Lagator, Olawale • Vezetőedző: João Janeiro</small>
<small>Zalaegerszeg: Demjén0 — Lesjak7, Mocsi6, Kálnoki-Kis6 , Bedi6 — Szankovics5, Tajti7 — Meshack5, Németh D.6 (Kovács B.• ), Gergényi8 — Manzinga4 (Ikoba6 ) <div>• Fel nem használt cserék: Gyurján (kapus), Mim, Májer, Csóka, Szafronov, Szalay, Klausz • Vezetőedző: João Janeiro</small>

João Janeiro vezetőedző ismét a három belső védős rendszer mellett tette le a voksát, csakúgy, mint az előző fordulóban a Puskás Akadémia ellen. A kezdőcsapat az előző meccshez képest egy helyen változott, Dzsudzsák Balázs helyett Varga József kapott szerepet, így ő viselte a csapatkapitányi karszalagot a pályára kifutva.
6. perc: A hazaiak szerezték meg a vezetést: Tajti bravúrosan ugratta ki Németh Dánielt, aki 13 méterről átemelte a labdát a kifutó Hrabina Alex fölött a kapuba; (1–0).<div>
40. perc: Bárány Donát megsérült, helyére a DVSC-ben most debütáló görög Alexandrosz Kizirídisz állt be.<div>
60. perc: A vendégek szögletét Dzsudzsák tekerte be ballal, a labda Kizirídisz hátán megpattanva éppen Sylvain Deslandes elé került, aki 6 méterről a hazaiak kapujába lőtt; (1–1).<div>
65. perc: A hazaiak szögletrúgását Gergényi végezte el, aki az őrizetlenül hagyott Zoran Lesjak elé tálalta a becsavart labdát, aki 5 méterről bólintva a kapu jobb oldalát célozta meg, Hrabina még bele tudott öklözni a játékszerbe, de az a hálóban kötött ki; (2–1).<div>
80. perc: Egy, a debreceniek tizenhatosának sarkához beívelt zalaegerszegi beadásból a vendégek nem tudtak felszabadítani, Tajti meghúzta a bal szélen, beadása megpattant a vendégek védőjének, Deslandesnak a lábán Eduvie Ikoba elé, aki közelről bepöccintette a labdát a hajdúságiak kapujába; (3–1).<div>
86. perc: Az egerszegiek saját térfelükről elvégzett szabadrúgásából Gergényi Bencét indították, aki lehagyta a debreceni védőket, mellel levedte a labdát és a kapussal szemben ezúttal nem hibázott, megszerezte a hazaiak negyedik találatát; (4–1).<div>
92. perc: A lefújás előtt még szépített a debreceni alakulat: Baráth Péter indította a jobb szélen Bévárdi Zsombort, aki védőjét lehagyva helyzetbe hozta magát és élesszögből a zalaiak kapusának feje felett a kapu közepébe lőve állította be a mérkőzés végeredményét; (4–2).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A ZTE az első forduló óta először nyert bajnoki mérkőzést.
 Ricardo Moniz az első hazai bajnoki győzelmét aratta a mostani szezonban. 
 A zalaegerszegi csapat a legutóbbi öt, a DVSC elleni bajnoki találkozóján veretlen maradt. 
 A ZTE 2021. április 24. óta először szerzett egy mérkőzésen négy gólt az OTP Bank Ligában.
 Zoran Lesjak a kilencedik, Eduvie Ikoba az ötödik, Gergényi Bence a második gólját érte el az OTP Bank Ligában. A mostani idényben mindhármuknak ez volt az első gólja. Németh Dániel mindkét gólját a mostani szezonban lőtte.
 A Debreceni VSC még nyeretlen, João Janeirót menesztette a vezetőség az újabb vereség után.
 A Loki hat gólt szerzett az eddigi három idegenbeli mérkőzésén a szezonban, de csak egy pontot gyűjtött, tíz gólt kapva.

Érdekessége az összecsapásnak, hogy ez a két együttes az elmúlt két évtized legsikeresebb két vidéki csapata. Az elmúlt fordulóban a zalaegerszegi vereség után a DVSC 2022. június 27-én kinevezett vezetőedzőjét, João Janeirót menesztette a vezetőség, és megbízott vezetőedzőként a korábbi DVSC labdarúgó, az elmúlt 2 évben asszisztens edzőként tevékenykedő Dombi Tibor ül majd a kispadon a Vidi ellen. A DVSC legutóbbi négy hazai bajnoki találkozója kivétel nélkül 1–1-es döntetlent hozott, közvetlenül e sorozat előtt a MOL Fehérvár 3–0-ra győzött a Nagyerdei stadionban, Nikolics, Kodro és Nego találataival. Michael Boris együttesének felemás a mérlege, idegenben háromból háromszor kikapott, otthon kettőből kétszer nyert az OTP Bank Liga 2022–2023-as idényének eddigi fordulóiban. Ez lesz a 84. összecsapása a két csapatnak az élvonalban, mely enyhe fehérvári fölényt mutat: a fejér megyeiek 35-ször hagyták el győztesen a pályát, míg a hajdúságiak 31-szer nyertek, a 17 döntetlen mellett. A gólarány kiegyenlített: 112–111 a Loki javákra.

<small>Debrecen: Hrabina6 — Bévárdi5, Romancsuk5, Deslandes6, Ferenczi5 — Baráth P.5, Varga J.5 (Lagator• ) — Dzsudzsák7 , Szécsi5 (Neofitídisz• ), Horváth K.5 (Kizirídisz5 ) — Do. Babunszki6 (Dieye• ) <div>• Fel nem használt cserék: Bălbărău (kapus), Manrique, Sós, Baranyai, Farkas, Major, Saná , Olawale • Megbízott vezetőedző: Dombi Tibor</small>
<small>Fehérvár: Kovács D.6 — Szerafimov5 (Ljednyev• ), Larsen4, Stopira5 — Nego4, Pinto5 (Bumba• ), Fiola5, Hangya5 (Heister• ) — Bamgboye5 (Kodro• ), Dárdai P.6 (Schön• ) — Zivzivadze5 <div>• Fel nem használt cserék: Rockov (kapus), Pokorný, Sabanov, Bese • Vezetőedző: Michael Boris</small>

47. perc: Az első félidő hosszabbításában megszerezte a vezetést a hazai csapat: szabadrúgáshoz jutott a DVSC a pálya jobb szélén, Dzsudzsák kanyarította középre tökéletesen ballal a labdát, amire Dorian Babunszki érkezett és fejelt közelről a kapuba; (1–0).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A DVSC az első mérkőzését játszotta az edzőváltás óta, Dombi Tibor győzelemmel mutatkozott be.
 A Loki az első győzelmét szerezte a 2022–2023-as bajnoki idényben.
 Dorian Babunszki már a második bajnoki gólját érte el a bajnoki idényben, mindkettőt a Nagyerdei stadionban.
 A DVSC sorozatban ötödik bajnokiján szerzett egy gólt, most először nem kapott. Öt hónap után zárt a csapat hazai bajnokit kapott gól nélkül.
 A MOL Fehérvár sorozatban a negyedik idegenbeli bajnokiját veszítette el. Az év elején már volt egy ilyen rossz sorozata.
 Michael Boris csapata a legutóbbi négy idegenbeli bajnokiján mindössze egy gólt szerzett.
 A DVSC 2013. szeptember 15. óta először nyert pályaválasztóként a Vidi ellen.

Ez lesz a 37. összecsapása a két csapatnak az élvonalban, jelentős a debreceniek fölénye, 17-szer hagyták el győztesen a pályát, míg a Paks csak ötször nyert, a 14 döntetlen mellett. A gólarány is a cívisvárosiak fölényét mutatja: 61–40 a javukra. Az elmúlt szezonban kétszer csaptak össze Pakson a mérkőző felek, az első találkozón, a 3. fordulóban 3–3-as döntetlen született, míg a márciusi "visszavágón" a 25. fordulóban a debreceniek győztek 1–0-ra. A paksiak a 2020. februári 4–2-es sikerük óta nyeretlenek a debreceniek ellen, azóta zsinórban háromszor döntetlen játszottak, idén tavasszal pedig a DVSC győzött. A 2020–2021-es szezon utolsó fordulójában, 2020. június 27-én, Debrecenben lejátszott meccsük sokáig emlékezetes marad, ugyanis a ki-ki csata arról döntött arról, melyikük búcsúzik az NB I-től. Izgalmas végjáték után az 1–1-es döntetlen a Paks bennmaradását jelentette. Akkor volt a párharc nézőcsúcsa, hiszen a Nagyerdei stadionban 9400-an voltak kíváncsiak a kiesési helyosztóra. Sérülés miatt nem léphet pályára a hazaiaknál Haraszti, Szabó József és Nagy G. (beszakadt a vállszalagja), a vendégeknél pedig Horváth Krisztofer, Charleston, Bárány Péter, Bódi Ádám (mindkettő combizomhúzódás), Gróf Dávid és Megyeri Balázs (mindkettő porcműtét után).

<small>Debrecen: Hrabina4 — Bévárdi6, Romancsuk4, Deslandes6, Ferenczi5 — Baráth P.5, Varga J.0 (Lagator4 ) — Dzsudzsák6 , Szécsi5, Kizirídisz6 (Sós• ) — Do. Babunszki5 (Olawale• ) <div>• Fel nem használt cserék: Bălbărău (kapus), Neofitídisz, Manrique, Baranyai, Farkas, Major, Saná • Megbízott vezetőedző: Dombi Tibor</small>
<small>Paks: Rácz G.6 — Kinyik5, Lenzsér5, Kádár T.5 (Szélpál• ), Osváth5 — Windecker6  — Papp K.5, Balogh B.7 (Gyurkits• ) — Hahn5 (Bőle• ), Varga B.6, Nagy R.6 (Szabó B.5 ) <div>• Fel nem használt cserék: Simon B. (kapus), Gévay, Tamás O., Vas, Volter, Szekszárdi • Vezetőedző: Waltner Róbert</small>

19. perc: Megszerezte a vezetést a hazai csapat: Nagy Richárd bal oldalról ívelt középre, Balogh Balázs Romancsuk és Deslandes között középről, öt méterről, a rossz ütemben kivetődő Hrabinát megelőzve fejelt a Loki kapujába; (1–0).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A mostanit megelőzően legutóbbi három idegenbeli meccsén kivétel nélkül két gólt szerzett a Loki. Most egyet sem. 
 João Janeiro menesztése óta egy győzelem, egy vereség a DVSC mérlege.
 A Paks a legutóbbi négy megnyert hazai bajnokiján nem kapott gólt, igaz, közben öt meccsét is elveszítette pályaválasztóként.
 A zöld-fehérek a harmadik hazai bajnoki mérkőzésük után 66,66 százalékos győzelmi mutatóval rendelkeznek otthon. Magyarul háromból kétszer nyertek.
 A Paks a legutóbbi négy megnyert hazai bajnokiján nem kapott gólt. Igaz, e sorozat közben öt meccsét is elveszítette Pakson. 
 Az 1–0 általában nem különleges eredmény, de a paksiak 2020. december 6. óta először nyertek pályaválasztóként ezzel az eredménnyel az OTP Bank Ligában.
 A Paks két elveszített mérkőzés után szerzett ismét három pontot.
 Balogh Balázs 2021. szeptember 24. óta először szerzett bajnoki gólt az élvonalban.

Ez lesz a 99. összecsapása a két csapatnak az élvonalban, mely enyhe Honvéd fölényt mutat: a fővárosiak 40-szer hagyták el győztesen a pályát, míg a hajdúságiak 34-szer nyertek, a 24 döntetlen mellett. A gólarány is a piros-feketék előnyét mutatja: 156–128 a javukra. Debrecenben 47-szer mérkőztek meg a felek, amelyből 21 alkalommal nyertek a hazaiak, a 12 iksz és a 14 kispesti diadal mellett. A Honvéd a legutóbbi négy alkalommal nem tudott nyerni a Nagyerdőben (1 döntetlen, 3 vereség), előtte viszont sorozatban háromszor mind a három pontot hazavitte – ez a kispestiek leghosszabb győzelmi sorozata a hajdúsági megyeszékhelyen. A hármas széria része volt az a 2017. májusi bajnoki, amelyen 5–2-re nyert a Honvéd, és máig ez a rekordgyőzelme a Loki otthonában (Koszta Márk mesterhármasa mellett Eppel Márton duplázott ezen az összecsapáson). A legutóbbi tíz NB I-es meccséből csupán egyen tudott győzni a Loki, két körrel ezelőtt – Dombi Tibor debütáló meccsén – a Fehérvárt verte meg 1–0-ra. Emellett ötször ikszelt, négyszer pedig veszített. Az előző három bajnokiján nem kapott gólt a Budapest Honvéd, ilyen sorozat legutóbb két és fél éve, 2020 februárjában, még Giuseppe Sannino irányítása alatt fordult elő a kispestiekkel. Most már összesen 306 játékperce érintetlen a válogatott kerettag Szappanos Péter hálója.

A válogatott mérkőzések miatti bajnoki szünetben az átmenetileg megbízott Dombi Tibor után Szrdzsan Blagojevicset nevezték ki a Loki vezetőedzőjének, aki a hatodik külföldi szakember a klub életében, de az első szerb nemzetiségű. A 49 éves tréner szeptember közepén távozott a kazah Asztana FK-tól, amelyen 28 tétmérkőzésen 15–7–6-os mérleggel 1,86-os pontátlagot ért el. Előző csapatával az UEFA Európa-konferencialiga selejtezőjében is szerepelt, és a második fordulóban két vereséggel (0–5 és 0–1) alulmaradt a lengyel Raków Czestochowával szemben.

<small>Debrecen: Gróf6 — Bévárdi4 (Baranyai• ), Lagator6, Deslandes6, Ferenczi J.6 — Szécsi6, Dzsudzsák7  (Neofitídisz• ), Varga J.6, Baráth P.7 (Dreskovics• ) — Bódi7 (Sós5 ) — Do. Babunszki6 (Olawale5 ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Manrique, Horváth K., Major, Kizirídisz, Saná, Charleston • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Honvéd: Szappanos5  — Doka5 (Jónsson6 ), Prenga4, Csirkovics4 (Lovrić5 ), Tamás K.5 — Gomis2 (4-2), Bocskay4 (Dominguès6 ) — Samperio6, Mitrovics5 (Plakuscsenko6 ), Zsótér5 — Kocsis4 (Ennin5 ) <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Gyetván, Lukics, Capan, Kerezsi, Szabó A. • Vezetőedző: Thomas Courts</small>Mérkőzés utáni nyilatkozatok: Szrdzsan Blagojevics vezetőedző győzelemmel debütált a Loki élén, a DVSC az őszi idényben még veretlen hazai pályán.
 A DVSC a mostani előtt legutóbb tavaly november 6-án szerzett (legalább) négy gólt bajnoki mérkőzésen a Nagyerdei stadionban. Akkor 5–3-ra verte a Honvédot.
 Dorian Babunszki négyszer játszott eddig Debrecenben bajnoki mérkőzést a 2022–2023-as idényben, ezek közül hármon is gólt szerzett.
 Baráth Péter, az idénybeli mindössze második bajnokiját játszó Bódi Ádám és Dušan Lagator is az első bajnoki gólját érte el a szezonban.
 A Budapest Honvéd a 2022–2023-as idényben eddig a páratlan számú idegenbeli meccsein, legalább három gólt kapva, kikapott, a páros számúakon ellenben nyert.
 A mérkőzést Gomis (92. perc) kiállítása miatt tíz emberrel befejező kispestiek az idényben másodszor nem tudtak nyerni három gólt szerezve. Az első alkalom a Paks elleni hazai 3–3 volt.
 Dominguès a második, Samperio a negyedik, Jónsson a tizennegyedik magyar bajnoki mérkőzésén szerezte meg az első gólját.

Ez lesz a 99. bajnoki találkozója a két csapatnak. Először 1943-ban csaptak össze az élvonalban. Mostanáig a Fradi 46-szor, a Loki pedig 27-szer győzött, a döntetlenek száma pedig 25. A gólarány is a zöld-fehérek előnyét mutatja: 161–107 a javukra. Az előző 21 találkozójukból a Debrecen mindössze hármat tudott megnyerni, legutóbb 2021 decemberében a zöld-fehérek ötmeccses győzelmi sorozatának vetett véget a hajdúsági alakulat, a 2–0-s végeredmény Bévárdi Zsombor és Tischler Patrik találataival alakult ki. Ez a diadal edzőbuktató siker volt, hiszen utána köszöntek el a fővárosiak Peter Stögertől. Az eggyel korábbi szezonban, annak is a 2019. február 16-i 2–1-es DVSC-diadala arról marad emlékezetes, hogy Zsóri Dániel a 93. percben lőtt ollózásos góljáért Puskás-díjat kapott. A Ferencváros vendégeként a debreceniek az 50 alkalomból 12 döntetlen mellett csupán négyszer – 1999-ben, 2001-ben, 2002-ben és 2012-ben – tudtak győzni. Az FTC 1943-tól 55 éven át őrizte meg hazai veretlenségét a Lokival szemben (22 győzelem, 2 döntetlen), most pedig bajnokin már több mint tíz és fél éve, 2012. március 3. óta nem kapott ki pályaválasztóként a DVSC-től (9 győzelem, 4 iksz). A Debreceni VSC idegenben még nyeretlen, egyedül a szezonnyitányon Kisvárdáról tudott elhozni egy pontot (2–2).

<small>Debrecen: Gróf4 — Bévárdi Zs.4 (Kusnyír• ), Lagator4, Deslandes0 (Charleston5 ), Ferenczi5 — Szécsi5, Varga J.5 (Major• ), Baráth P.5, Bódi5 (Kizirídisz• ) — Dzsudzsák6  — Do. Babunszki4 (Sós• ) <div>• Fel nem használt cserék: Megyeri (kapus), Neofitídisz, Dreskovics, Manrique, Loukili, Saná, Olawale • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Ferencváros: Dibusz0  — Botka6, S. Mmaee6, Knoester6, Ćivić6 (Pászka• ) — Esiti6 (Bešić ), Vécsei7 (Mercier• ) — A. Traoré6 (Marquinhos• ), Zachariassen7, Gojak5 (Sigér• ) — R. Mmaee4 <div>• Fel nem használt cserék: Bogdán (kapus), Thelander, Auzqui, Boli • Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov</small>

11. perc: Megszerezte a vezetést a hazai csapat: Vécsei bal oldali indítása után Zachariassen tartotta meg a Debrecen büntetőterületén belül a labdát, visszajátszott Vécsei Bálint elé, aki 13 méterről a bal alsóba lőtt, a vendégek kapusa Gróf csak beleérni tudott a labdába; (1–0).<div>
56. perc: A kapujától messze kint álló Gróf a rátámadó Fradi csatár miatt rossz passzt adott a saját hátvédjének, a felfutó Traoré lelopta Bévárdi lábáról a labdát, ballal középre passzolt, Ryan Mmaee jobblábas ziccerét, Gróf balra vetődve hatalmas bravúrral még védeni tudta, de a kipattanót a messziről felfutó Kristoffer Zachariassen öt méterről a rövid alsó sarokba lőtte az elvetődő kapus alatt; (2–0).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A DVSC sorozatban negyedszer veszített idegenben az OTP Bank Ligában. 
 A Loki ötször játszott eddig vendégként a bajnoki idényben, ezekből négyszer legalább két gólt kapott.
 A mérkőzés 78. percében lépett pályára a Lokiban a 20 esztendős Major Sámuel, akinek ez volt az első találkozója az NB I-ben.
 A Ferencváros két elveszített tétmérkőzés után győzött ismét.
 Az OTP Bank Liga mostani idényében eddig minden bajnoki mérkőzését megnyerte pályaválasztóként, ötöt. 
 A Fradi 2018. október 6. óta minden hazai bajnoki találkozóját megnyerte a Debreceni VSC ellen.
 Vécsei Bálint az első gólját szerezte a mostani bajnoki sorozatban.
 Kristoffer Zachariassen a mostani szezonban öt bajnoki mérkőzés alatt ugyanannyi gólt szerzett, mint az előző idényben 25 meccsen: hármat.

Ez lesz a két csapat 107. bajnoki találkozója az elsőosztályban. Először 1943-ban csaptak össze a felek, melyen a fővárosiak diadalmaskodtak 10–1-re. Mostanáig az Újpest 50-szer, a Loki pedig 21-szer győzött, a döntetlenek száma pedig 35. A gólarány is a lila-fehérek óriási fölényét mutatja: 207–136 a javukra. A legutóbbi 12 bajnoki találkozójukból – hét fővárosi siker és négy döntetlen mellett – a Loki csak egyet tudott megnyerni: 2020 januárjában, Vitelki Zoltán vezetőedzősége alatt 4–0-ra kiütötte a lila-fehéreket. A DVSC pályaválasztása mellett kiegyenlített a párharc, mindkét csapat 17-szer győzött, 19-szer pedig ikszeltek. 2014 óta a 11 debreceni vendégfellépéséből az Újpest csak kétszer tudott győztesen hazatérni, 2018 márciusában a később az ellenfelet is erősítő Tischler Patrik 90. percben lőtt góljával kerekedett felül 2–1-re. A többi kilenc mérkőzésükből ötöt nyert meg a Loki, négyszer remiztek. A Nagyerdei stadionban legutóbb márciusban, a DVSC megalakításának 120. évfordulóján találkoztak, és az újpestiek nyertek 2–1-re, elrontva ezzel a debreceniek ünnepét.

<small>Debrecen: Gróf6 — Kusnyír6 (Bévárdi Zs. ), Dreskovics5, Lagator5 (Romancsuk• ), Ferenczi J.5 — Varga J.6, Baráth P.6 — Szécsi6, Dzsudzsák7  (Charleston• ), Kizirídisz5 (Sós6 ) — Do. Babunszki4 (Bódi6 ) <div>• Fel nem használt cserék: Megyeri, Hrabina (kapusok), Neofitídisz, Horváth K., Major, Saná, Olawale • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Újpest: Nikolics0 — Szabó II B.5 (Borello• ), Csongvai5 , Diaby4, Antonov4 — Onovo4, Mack5 — Simon K.6 (Pauljevics• ), Katona M.5 (Ljujics• ), Csoboth5 (Gouré• ) — Tallo5 <div>• Fel nem használt cserék: Pajovics (kapus), Boumal, Bjelos, Kuusk, Lahne, Bureković • Vezetőedző: Milos Kruscsity</small>Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A DVSC pályaválasztóként továbbra is veretlen a mostani idényben.
 A Loki 2019 augusztusa óta először nyert meg az élvonalban két egymást követő bajnoki mérkőzést, mindkettőn legalább négy gólt szerezve. 
 A debreceniek 2021. szeptember 10. óta először nyertek a Nagyerdei Arénában élvonalbeli bajnoki mérkőzést legalább háromgólos különbséggel. 
 Dzsudzsák Balázs harmadszor szerzett gólt a mostani bajnoki idényben, de először győztes mérkőzésen.
 Varga József2021. szeptember 26. óta először szerzett gólt az OTP Bank Ligában. 
 Az Újpest 2021. április 10. óta először kapott bajnoki mérkőzésen vendégként négy gólt. 
 A DVSC 2020. január 25. óta először nyert az Újpest ellen bajnoki mérkőzést.

 Második kör A játékosok neve mellett felső indexben látható szám a Nemzeti Sportnak az adott mérkőzésről tudósító újságírójának osztályzatait mutatja, 1 a legrosszabbat, 10 pedig a legjobbat jelenti. 0-s osztályzatot kapnak azon mezőnyjátékosok, akik 30 percet meg nem haladó játékidővel rendelkeznek, illetve a próbára nem tett kapusok.Ez lesz a két csapat 11. bajnoki találkozója az elsőosztályban. Először 2018-ban csaptak össze a felek, melyen a debreceniek diadalmaskodtak 3–1-re. Mostanáig a Kisvárda 5-ször, a Loki pedig 3-szor győzött, a döntetlenek száma pedig 2. A gólarány is a szabolcsiak enyhe fölényét mutatja: 14–12 a javukra.

A Loki 2020. március 7-én, a 2019–2020-as szezon 24. fordulójában, a Nagyerdőben Varga Kevin góljával 1–0-ra felülkerekedett a Kisvárdán, azóta azonban négymeccses nyeretlenségi sorozatban van ellene (2 iksz, 2 vereség). Legutóbb, az idei szezon 1. fordulójában találkoztak, akkor a 93. percben Bárány Donát egyenlítő találatával mentettek meg egy pontot a debreceniek a Várkerti Stadionban; (2–2). Debrecenben ötször csaptak össze, három alkalommal győztek a hazaiak és csak egyszer – még 2019 májusában, Dajka László irányításával – nyertek a várdaiak. A Loki pályaválasztása mellett legutóbb, a tavalyi szezon 18. fordulójában, idén január végén született meg az egyetlen döntetlen, ráadásul még gól sem esett; (0–0). A szerb vezetőedző, Szrdzsan Blagojevics kinevezése óta mindkét hazai meccsét megnyerte a Debreceni VSC (Budapest Honvéd ellen 4–3, míg az Újpest ellen 4–1). A Kisvárda jelenleg az élvonal legrosszabb formában lévő csapata, az előző öt fordulóban ugyanis mindössze öt gólt szerzett és négy pontot gyűjtött, és ez idő alatt egyedül a Vasast tudta két vállra fektetni; (2–0).

<small>Debrecen: Gróf5 – Kusnyír6, Dreskovics5, Lagator5, Ferenczi J.5 — Varga J.6 (Olawale• ) — Sós6 (Kizirídisz• ), Szécsi6 (Do. Babunszki• ), Neofitídisz6 (Major• ), Bódi5 (Horváth K.• ) — Dzsudzsák6  <div>• Fel nem használt cserék: Megyeri, Hrabina (kapusok), Manrique, Romancsuk, Bévárdi Zs., Saná, Charleston • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Kisvárda: Hindrich6 – Hej6, Kravcsenko6, Kovačić6, Leoni5 (Melnyik• ) — Karabeljov6 (Lucas• ) — Asani6 (Navrátil7 ), Ötvös6, Makowszki7, Camaj6 (Vida K.• ) — Mešanović6  (Ilijevszki• ) <div>• Fel nem használt cserék: Odincov (kapus), Vranjanin, Széles I. • Vezetőedző: Török László</small>

6. perc: A hazaiak vezettek lendületes támadást a jobb szélen, Dzsudzsák egy szép íveléssel kiugratta Sóst, aki a büntetőterületen belül egy finom mozdulattal átemelte a labdát egy kisvárdai védő fölött, az érkező Georgiosz Neofitídisz pedig közelről kapásból a bal alsóba lőtt; (1–0).<div>
37. perc: Egyenlítettek a vendégek: Camaj szerzett labdát a debreceniek térfelén, megiramodott és egészen a hazaiak büntetőterületéig hozta fel a labdát, majd annak a jobb sarkáról középre passzolt, ahol Rafal Makowszki senkitől sem zavartatva érkezett és 18 méterről kapásból kilőtte a kapu bal oldalát; (1–1).<div>
48. perc: Ismét vezettek a hazaiak: a jobb szélről Sós középre fejelte a labdát Szécsinek, aki az alapvonalról középre passzolt, de a vendégektől Leoni rosszul ért a labdába, ami először a kapufát találta el, majd Hindrichről a kapuba ment, öngól; (2–1).<div>
57. perc: Újra kiegyenlítettek a vendégek: a vendégek csapatkapitánya, Mešanović végzett el egy szögletet a bal oldalon, a beadás jól tekeredett középre, ahol Anton Kravcsenko Ferenczi fölé emelkedett és a léc alá be tudta fejelni a labdát, Gróf csak belepiszkálni tudott; (2–2).<div>
67. perc: Tíz perccel később megszerezték a vezetést a várdaiak: a csereként beállt Major a bedobás után elveszítette a labdát, majd Kovačić ugratta ki Jaroslav Navrátilt, aki betört a tizenhatoson belülre, 12 méterről pedig átemelte a kiérkező Grófon; (2–3).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A DVSC először veszített hazai bajnoki mérkőzést az idényben.
 A Loki a legutóbbi három haza bajnokiján tíz gólt szerzett, viszont a legutóbbi háromból kettőn is hármat kapott.
 A debreceniek harmadszor veszítettek el olyan bajnoki mérkőzést az idényben, amelyen két gólt is szereztek.
 Georgiosz Neofitídisz az első gólját szerezte az OTP Bank Ligában.
 A Kisvárda a legutóbbi négy idegenbeli bajnokiján tizenkét gólt kapott.
 A szabolcsi együttes a legutóbbi három fordulóban hét pontot szerzett, miként a KTE és a Mezőkövesd is. Többet senki.
 A kisvárdai gólszerzők közül Makowski öt, Navrátil két, Kravcsenko egy gólnál tart a mostani bajnoki idényben.

Ez lesz a két csapat 16. bajnoki találkozója az elsőosztályban. Először 2008-ban csaptak össze a felek, melyen a kecskemétiek diadalmaskodtak 3–0-ra. A párharc erős debreceni fölényt mutat, a Loki 9-szer, míg a Kecskemét 3-szor győzött, a döntetlenek száma szintén 3. A gólarány is a cívisvárosi előnyt mutat: 26–14 a javukra, 2,7 gól/mérkőzés az átlag.

A Debreceni VSC bajnokin 2011 márciusa óta veretlen a KTE-vel szemben, onnantól fogva hatszor nyert, háromszor döntetlenezett. Legutóbb, augusztus elején, a 2. fordulóban 1–1 lett az eredmény a Nagyerdei stadionban. Tavaly ősszel a MOL Magyar Kupában találkoztak, akkor azonban az akkor másodosztályú Kecskeméti TE hazai pályán hátrányból felállva, hosszabbításban 2–1-re megverte az élvonalbeli Lokit. A KTE újoncként remekül szerepel az idei szezonban, az eddigi 12 forduló alatt 23 pontot szerzett és már 6 forduló óta veretlen, ráadásul hazai pályán még nem talált legyőzőre. A hajdúságiaknak ebben a szezonban vendégként mindössze egyetlen döntetlenre futotta a négy vereség mellett. Kecskeméten teljesen kiegyenlített a két csapat küzdelme, mindkét csapat 3-szor tudott nyerni, 1 döntetlen mellett. Érdekesség, hogy a Széktói Stadionból az első három alkalommal vesztesen távozott a DVSC, sőt, még gólt sem szerzett (3–0, 1–0, 3–0), az előző két NB I-es vendégszereplését viszont győzelemmel zárta (2013 októberében 3–0 lett a végeredmény Kulcsár, Bouadla és Korhut találataival, míg 2015 áprilisában a 2–1-es hajdúsági siker, gólszerzői Bódi és Jovanović illetve Kitl voltak). Az utóbbi találkozót a maiak közül Bódi Ádám és Varga József is végigjátszotta, az első gól ráadásul Bódi nevéhez fűződött.

<small>Debrecen: Gróf6 – Kusnyír5, Dreskovics6, Lagator5, Ferenczi J.5 — Neofitídisz5 (Manrique• ), Varga J.7 — Szécsi6 (Kizirídisz• ), Dzsudzsák6 , Bódi5 (Sós• ) — Do. Babunszki4 (Bárány• ) <div>• Fel nem használt cserék: Megyeri, Hrabina (kapusok), Horváth K., Romancsuk, Bévárdi Zs., Olawale, Charleston • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Kecskemét: Varga B.6 — Szabó A.6, Belényesi5 (M. Rjasko5 ), Szalai G.5 — Vágó L.6  — Nagy K.7, Szuhodovszki5, Banó-Szabó8 (Sági• ), Zeke5 — Katona B.5 (Szabó L.5 ), Tóth B.7 (Szabó L. ) <div>• Fel nem használt cserék: Varga Á., Kersák (kapusok), Grünwald, Đuranović, Bodor, Buna, Szalai Sz., Gréczi • Vezetőedző: Szabó István</small>

12. perc: A kecskemétiek labdát raboltak a félpályánál, két sarkazás után visszakerült a játékszer Nagy Krisztián elé, aki a debreceniek kapusát, Grófot is kicselezve zavartalanul gurított a hálóba; (1–0).<div>
47. perc: A szünet utáni második percben kettőre növelte előnyét a hazai csapat: Banó-Szabó Bence kicselezte a teljes debreceni védelmet és a kapu jobb sarkába gurított; (2–0).<div>
55. perc: Szépített a Loki: Dorian Babunszki balról érkező beadására Szécsi Márk remek ütemben robbant be és a védeni akaró kecskeméti kapust, Varga Bencét megelőzve perdített a hólóba; (2–1).<div>
87. perc: Három perccel a rendes játékidő letelte előtt egyenlített a hajdúsági csapat: egy megpattanó labdát Varga József 6 méterről belsőzte be a kecskeméti kapuba; (2–2).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A DVSC négy idegenbeli vereség után szerzett vendégként újra pontot.
 A Loki nyeretlen még vendégként a bajnoki szezonban. Legutóbb 2022. május 3-án győzött idegenben a Mezőkövesd ellen a 2021–2022-es bajnokság 31. fordulójában 1–0-ra.
 A DVSC hatszor játszott eddig idegenben a 2022–2023-as OTP Bank Liga-idényben, ezekből négyszer is két gólt szerzett: az 1. fordulóban a Kisvárda ellen (2–2), a 4. fordulóban a Mezőkövesd ellen (2–4), a 6. fordulóban a Zalaegerszeg ellen (2–4) és most a Kecskemét ellen (2–2).
 A KTE immár hét bajnoki mérkőzés óta veretlen. Élvonalbeli történetében ilyenre korábban mindössze egyszer, 2013 tavaszán volt példa.
 A lila-fehérek a legutóbbi két hazai mérkőzésükön (mindkettő döntetlenre végződött) öt gólt kaptak. Előtte öt találkozón kettőt.
 Nagy Krisztián a KTE legutóbbi három hazai mérkőzésén négy gólt szerzett.
 Banó-Szabó Bence a harmadik gólját szerezte a bajnoki idényben.

Ez lesz a két csapat 86. bajnoki találkozója az elsőosztályban. Először 1943-ban csaptak össze a felek, mely 3–3-as döntetlennel ért véget, a Vasas akkor még Nemzeti Nehézipari Munkások Kinizsi SC néven indultak a bajnokságban. Az 1994 őszén 0–0-nál a berepülő szotyiszacskó miatt félbeszakadt mérkőzés három pontját az angyalföldiek kapták meg, így ez Vasas-győzelemként van elkönyvelve. A két csapat mérlege eléggé kiegyenlített, a Vasas 32-szer, a Loki pedig 33-szor győzött, a 20 döntetlen mellett. A gólarány a hajdúságiak kis fölényét mutatja: 148–139 a javukra.

A közelmúlt tetemes DVSC fölényt mutat: 2002 májusa óta 27 elsőosztályú összecsapásból a Loki húszat megnyert. A DVSC legnagyobb sorozata 2006–2011 között volt, akkor megszakítás nélkül 12 bajnokin diadalmaskodott a Vasas felett. Az angyalföldiek pályaválasztása mellett 18-szor nyertek a piros-kékek, 14-szer a vasutasok, 10 meccsük pedig ikszre végződött. A legutóbbi két fővárosi találkozójukat még az Újpest otthonában, a Szusza Ferenc Stadionban rendezték, és mindkettőn a debreceniek győztek (2–3 és 1–5). Utóbbi holtversenyben a Loki eddigi legnagyobb idegenbeli diadala volt a Vasassal szemben. Az új Illovszky Rudolf Stadionban tétmeccsen még csak egyszer csaptak össze, 2020 augusztusában az NB II-ben 1–1-re végeztek. Az azóta távozott Loki-kapus, Zöldesi Illés öngólját Baráth Péter egyenlítette ki. Azon a találkozón a Vasas jelenlegi trénere, Kondás Elemér még a DVSC-t irányította, amelynek korábban 168 élvonalbeli mérkőzésen ült a kispadján, miközben két bajnoki címet és két Magyar Kupát nyert vele. Ebben a szezonban hazai pályáján már háromszor is vereséget szenvedett a Vasas, mindannyiszor egy góllal (Budapest Honvéd 1–2; Ferencváros 0–1; Kecskemét 1–2). A Debrecen az előző hét idegenbeli mérkőzését nem tudta megnyerni, és ezeken a meccseken legalább két gólt kapott (MTK 0–3; Kisvárda 2–2; Mezőkövesd 2–4; Zalaegerszeg 2–4; Ferencváros 0–2; Kecskemét 2–2), csak egyetlen összecsapás volt, amikor egyet (Paks 0–1). Legutóbb, még az előző szezon 31. fordulójában, május 3-án Mezőkövesden tudott nyerni 1–0-ra Pávkovics találatával.Mérkőzés előtti nyilatkozat:<small>Debrecen: Megyeri0 – Kusnyír6 (Bévárdi Zs.• ), Dreskovics6, Romancsuk6 (Lagator• ), Ferenczi J.6 — Varga J.6, Manrique6 — Szécsi7, Dzsudzsák7  (Horváth K.• ), Bódi6 (Sós• ) — Do. Babunszki7 (Bárány• ) <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina, Gróf (kapusok), Major, Kizirídisz, Saná, Olawale, Charleston • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Vasas: Jova5 — Szivacski5 (Cipf• ), Iyinbor5, Hidi P.5, Silye4 (Ihrig-Farkas• ) — Márkvárt4 (Feczesin• ), Berecz5 , Vida M.4 (Baráth B.5 ) — Holender5, Novothny4, Radó4 (Hinora4 ) <div>• Fel nem használt cserék: Uram, Dombó (kapusok), Litauszki, Géresi K., Ódor, Deutsch L., Zimonyi • Vezetőedző: Kondás Elemér</small>

10. perc: Jobbról, 26 méterről végezhetett el szabadrúgást a DVSC, a csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs állt a labda mögé, ballal, a sorfal fölött a bal felső sarokba tekerte a labdát. Védhetetlen lövés volt, a Vasas kapusa, Jova hiába nyújtózkodott; (0–1).<div>
17. perc: Ferenczi tökéletes bal oldali beadását Szécsi Márk három védő között előre vetődve, öt méterről csukafejessel küldte a Vasas kapujába; (0–2).<div>
38. perc: Dzsudzsák jobb oldali szöglete után Szécsi fejjel Romancsukhoz továbbított, a hátvéd 12 méterről küldött bombáját Jova nagy bravúrral kiöklözte, ám épp a jól helyezkedő Dorian Babunszki elé, aki 2 méterről bepöccintette a játékszert a hazaiak kapujába; (0–3).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A DVSC a legutóbbi négy fordulóban csak egyszer szenvedett vereséget.
 A Loki idegenben, egymást követő négy vereség után, a legutóbbi két mérkőzésén négy pontot szerzett.
 A DVSC 2021. július 31., a Bozsik Aréna első bajnoki mérkőzése óta először nyert vendégként három góllal az NB I-ben.
 Dzsudzsák Balázs a negyedik bajnoki góljánál jár az idényben, a Vasas ellen először szerzett gólt az NB I-ben.
 Szécsi Márk három bajnoki gólt szerzett eddig 2022 őszén, mindannyit idegenben.
 Idénybeli eddigi legsúlyosabb vereségét szenvedte el a Vasas, éppen az a csapat ellen, amellyel az edző, Kondás Elemér a legnagyobb sikereit érte el.
 A piros-kékek pályaválasztóként másodszor maradtak szerzett gól nélkül az OTP Bank Liga 2022–2023-as idényében, korábban csak a Ferencváros ellen nem találtak a kapuba otthon.

<small>Debrecen: Megyeri0 — Kusnyír6 (Bévárdi Zs.5 ), Dreskovics6, Romancsuk6, Ferenczi J.5 — Varga J.5 (Baráth P.5 ), Manrique6 — Kizirídisz4 (Sós6 ), Dzsudzsák6 , Szécsi5 (Bódi• ) — Bárány0 (Do. Babunszki5 ) <div>• Fel nem használt cserék: Gróf (kapus), Horváth K., Baranyai, Loukili, Saná, Lagator, Charleston • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Mezőkövesd: Piscitelli5 — Kállai K.5, Pillár5, A. Lukić5, Vajda S.6 (Schmiedl• ) — Karnyicki5 — Besirovics5, Da. Babunszki5, Cseri0  (Brtan5 ) — Molnár5 (Vadnai• ), Drazsics6 <div>• Fel nem használt cserék: Rjabenko, Tordai (kapusok), Bobál D., Bobál G., Lakvekheliani, Rabatin, Horváth M., Kiš, Selmani • Vezetőedző: Kuttor Attila</small>

92. perc: Dzsudzsák labdaszerzése és ívelése után Dorian Babunszki fejesét, és egy egy bravúros Piscitelli-védést követően Sós Bence robbant be és lőtte a kapuba a kipattanót; (1–0).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A DVSC a legutóbbi két bajnokiját megnyerte. Ezt február óta először mondhatja el magáról.
 A Loki pályaválasztóként a legutóbbi öt bajnoki találkozójából négyet megnyert.
 A piros-fehérek mindössze másodszor maradtak kapott gól nélkül OTP Bank Liga-mérkőzésen a Nagyerdei stadionban.
 Sós Bence, aki korábban volt a mezőkövesdiek játékosa is, a második bajnoki gólját érte el az idényben.
 A Mezőkövesd öt veretlen bajnoki után kapott ki ismét.
 A borsodi csapat ugyanakkor a legutóbbi hat idegenbeli bajnokiján mindössze egy pontot szerzett.
 A Mezőkövesd a mostani szezonban eddig minden idegenbeli bajnokiján kapott gólt. Most pedig nagyon közel járt ahhoz, hogy megtörjön a rossz sorozat.

A két csapat párharcainak sorozata rosszul indult a felcsútiaknak, hiszen az első 12 egymás elleni találkozójukból egyet sem tudtak megnyerni (8 debreceni siker és 4 iksz), először a 13. összecsapásukon, 2019 tavaszán tudtak győzni, akkor 2–0-ra. Onnan kezdve viszont a debrecenieknek nyolcból csupán egyszer sikerült győzniük, idén februárban, a 21. fordulóban, 2–0-ra a Pancho Arénában, Dorian Babunszki duplájával. A legutóbbi két meccsüket Debrecenben rendezték, és mindkettő Berke Balázs játékvezetése mellett úgy végződött 1–1-re, hogy a Puskás Akadémia egyenlített. A 2021–2022-es bajnokságban háromból egyszer sem fordult elő, hogy az éppen aktuális hazai csapat diadalmaskodjon: Debrecenben 0–3 illetve 1–1 lett a végeredmény, míg a felcsúti összecsapáson pedig 2–0 a debreceniek diadalmaskodtak. Felcsúton eddig nyolcszor találkoztak, és csak egy olyan meccsük volt, amikor mind a két csapat betalált (2015 októberében 1–1). Idegenben is a hajdúságiaknak ment eddig jobban: négyszer nyertek – az első három alkalommal 1–0-ra, legutóbb 2–0-ra – és háromszor végeztek döntetlenre. Az egyetlen PAFC-siker 2019 márciusában Josip Knežević duplájával jött össze (2–0).

<small>Debrecen: Megyeri5 — Bévárdi Zs.5 (Neofitídisz• ), Dreskovics6, Romancsuk5, Ferenczi J.5 — Baráth P.5 (Varga J.• ), Manrique6 — Sós5 (Kizirídisz• ), Dzsudzsák7  (Lagator• ), Bódi5 (Szécsi• ) — Do. Babunszki4 <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina, Gróf (kapusok), Baranyai, Loukili, Major, Olawale, Charleston • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Puskás Akadémia: Tóth B.0  — Favorov5, Stronati5, Spandler6 (van Nieff5 ), Nagy Zs.6 — Batik7, Corbu5 — Kiss T.5 (Gruber• ), Puljić4 (Brandon• ), Băluță6 (Colley• ) — Zahedi4 (Komáromi• ) <div>• Fel nem használt cserék: Markek (kapus), Mezgrani, Urblík, Slagveer, Bakti • Vezetőedző: Hornyák Zsolt</small>

18. perc: Szöglethez jutott a hazai együttes, Băluță adott be balról, középen pedig Batik Bence 5 méterről két debreceni védő szorításában a kapu jobb oldalába fejelt; (1–0).<div>
41. perc: A kezdőkörből Dzsudzsák indította Sóst a jobb oldalon, aki visszapasszolt a Loki csapatkapitányának, Dzsudzsák Balázs pedig 25 méterről a kapu jobb oldalába tekert, a hazaiak kapusa, Tóth Balázs ezt nem tudta védeni; (1–1).<div>
89. perc: A csereként beállt Komáromi végezte el a hazaiak szögletét a jobb oldalon, szépen tekert a rövid felé, ahol Batik Bence jól érkezett és a jobb alsó sarokba fejelt; (2–1).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: Dzsudzsák Balázs az ötödik gólját szerezte a 2022–2023-as bajnoki idényben.
 A DVSC három veretlen mérkőzés után kapott ki.
 A piros-fehérek a nyolc idegenbeli bajnoki mérkőzésükből haton is legalább két gólt kaptak 2022 őszén.
 A Puskás Akadémia két elveszített hazai bajnoki után nyert ismét a Pancho Arénában.
 Hornyák Zsolt együttese augusztus 7. óta először nyert úgy pályaválasztóként, hogy legalább két gólt szerzett.
 Batik Bence három gólnál tart a mostani bajnoki idényben. Klubtársai közül csak Zahedi (5) és Corbu (4) szerzett többet.
 A PAFC 2019. március 2. óta először nyert pályaválasztóként a DVSC ellen.

A 63. összecsapása következik a két csapatnak az élvonalban, jelentős a debreceniek fölénye, 31-szer hagyták el győztesen a pályát, míg a ZTE 18-szor nyert, a 13 döntetlen mellett. A gólarány is a cívisvárosiak fölényét mutatja: 105–92 a javukra. A szezon első összecsapásán, a 6. fordulóban Zalaegerszegen a ZTE nyert 4–2-re, Németh Dániel, Lesjak, Ikoba és Gergényi hazai találataira debreceni részről Deslandes és Bévárdi Zsombor tudott válaszolni. A legutóbbi öt összecsapáson négy zalaegerszegi siker és egy döntetlen született, ez utóbbi összecsapáson tavaly áprilisban a Nagyerdei stadionban Dzsudzsák Balázs tizenegyesét Demjén Patrik kivédte. A mostanáig utolsó debreceni diadalnak már több mint három éve: 2019 novemberében a piros-fehérek Haruna Garba duplájával idegenben nyertek 2–0-ra. A Zalaegerszeg évtizedeken át többnyire veszíteni járt Debrecenbe, eddig 22-szer távozott pont nélkül, hétszer szerzett egy pontot és csak háromszor tudott nyerni Hajdú-Biharban. Ilyen először a 2002-es (1–6), majd a 2020-as (0–3) és 2021-es (1–2) nagyerdei találkozón fordult elő. A két együttes között két helyezés van a tabellán: a DVSC a hetedik, a ZTE az ötödik helyen telelt és mindössze két pont köztük a különbség. A Loki az őszi félszezonban mindössze egyszer, a Kisvárdától kapott ki otthon (2–3) az OTP Bank Ligában, a legutóbbi öt bajnoki mérkőzésén 12 pontot szerzett a Nagyerdei stadionban. A DVSC háromszor annyi pontot gyűjtött eddig otthon (15), mint vendégként (5), 4–3–1-es hazai mérlegénél csak az FTC és a Kecskemét tud jobbat felmutatni. A Loki Debrecenben lejátszott legutóbbi négy bajnoki mérkőzéséből hármat megnyert és csak a Kisvárdától kapott ki. A Zalaegerszeg viszont idegenben szerepelt jobban, 3–3–2-es a mutatója, holtversenyben a legkevesebb gólt kapta, mindössze 8-at. A debreceniek legutóbbi hat bajnokijából csak egy olyan volt, amikor háromnál kevesebb gól született. A téli pihenőben öt játékos távozott a debreceniek keretéből és ketten érkeztek külföldről, a horvát Antonio Mance és a montenegrói Sztefan Loncsar. A ZTE kerete gyakorlatilag változatlan az őszhöz képest.

<small>Debreceni VSC: Megyeri0 — Kusnyír6, Dreskovics6, Lagator6, Ferenczi6 — Varga J.6 (Baráth P.• ) — Szécsi7, Manrique6 (Loncsar• ), Dzsudzsák7  (Bódi• ), Sós7 (Bévárdi Zs.• ) — Do. Babunszki6 (Mance• ) <div>• Fel nem használt cserék: Gróf (kapus), Neofitídisz, Bárány, Dieye, Romancsuk, Farkas, Tordai • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Zalaegerszeg: Demjén0 — Huszti A.5 (Lesjak• ), Mocsi3 (5-2), Kálnoki-Kis4  (Meshack• ), Csóka5 — Gergényi6, Tajti5, Szankovics5, Manzinga5 (Mim• ) — Ikoba4 (Németh D.• ), Szalay4 (Szendrei5 ) <div>• Fel nem használt cserék: Gyurján (kapus), Kovács B., Bedi, Baloteli, , Klausz • Vezetőedző: Ricardo Moniz</small>

A mérkőzés előtt tartották azt a névadó ünnepséget, mely során a stadion három szektorát az egyesület ikonikus személyiségeiről, Garamvölgyi Lajosról, Dombi Tiborról és Komáromi Gáborról nevezték el. A találkozó előtt a közelmúltban elhunyt futballistákra, Mészöly Kálmánra, Mészáros Ferencre, a brazil világklasszis Pelére és a Loki-drukker Lakatos Józsefre emlékezett a publikum.<div>
3. perc: A pálya felezővonalánál Dzsudzsák remek mozdulattal szöktette a jobb oldalon megiramodó Szécsi Márkot, aki a rosszul helyezkedő Csókát és Mocsit is faképnél hagyva robogott előre és 10 méterről a balra elvetődő zalai kapus mellett, jobbal a jobb alsó sarokba lőtt; (1–0).<div>
36. perc: Egy villámgyors hazai kontra során Mocsi a 16-oson belül kézzel meglökte a gólhelyzetben kapura törő Sóst, aki a lövés pillanatában elesett. Az egerszegi játékos piros lapot kapott, a DVSC pedig VAR-vizsgálatot követően büntetőhöz jutott. A tizenegyest Dzsudzsák Balázs a bal alsóba lőtte, Demjén, aki balra vetődött, hozzá ért, de kitolni nem tudta a labdát; (2–0).<div>
53. perc: Ismét Dzsudzsák indított a debreceni térfélről, a jobb szélen Szécsi vágtázott a labdával, középre adása a védekező Kálnoki-Kis lába alatt elcsúszott, így az érkező Dorian Babunszki 2 méterről a kapu jobb sarkába passzolt; (3–0).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A DVSC tizenöt pontot szerzett a legutóbbi hat bajnoki mérkőzésén a Nagyerdei arénában.
 A Loki a legutóbbi négy fordulóban háromszor nyert.
 A debreceniek harmadszor győztek a bajnoki idényben háromgólos különbséggel. Az előző két „áldozat” az Újpest és a Vasas volt.
 Dzsudzsák Balázs a hatodik, Szécsi Márk a negyedik gólját lőtte az OTP Bank Liga mostani idényében.
 A ZTE, amely Mocsi Attila kiállítása miatt emberhátrányban játszott majdnem egy órán keresztül, mindkét eddigi tavaszi bajnoki mérkőzését elveszítette.
 Ricardo Moniz együttese az idény során először maradt szerzett gól nélkül vendégként.
 A zalaegerszegieknek ez az eddigi legsúlyosabb idegenbeli veresége az idényben.

Ez lesz a 85. összecsapása a két csapatnak az élvonalban, mely enyhe fehérvári fölényt mutat: a fejér megyeiek 35-ször hagyták el győztesen a pályát, míg a hajdúságiak 32-szer nyertek, a 17 döntetlen mellett. A gólarány kiegyenlített: 113–111 a Loki javára. A legutóbbi húsz egymás elleni bajnoki mérkőzésükből 15-ször a fehérváriak hagyták el győztesen a pályát. Szezonbeli első összecsapásukon, a 7. fordulóban a Nagyerdei stadionban a cívisvárosiak győztek 1–0-ra Dorian Babunszki első félidő hosszabbításában szerzett találatával. Ez a két vidéki együttes rendelkezik a leghosszabb múlttal az élvonalban, a Fehérvár ugyanis már az 54., míg a Debrecen a 49. idényét tölti a legfelső osztályban. Összesen 43 olyan bajnokit rendeztek, amikor a Fehérvár volt a pályaválasztó, ebből 26 hozott Vidi-győzelmet, a döntetlenek száma 8, a Loki-sikereké 9. Szinte napra pontosan egy éve, a 2021–2022-es szezon 19. fordulójában Szécsi Márk duplájával hátrányból nyert a Debrecen a MOL Aréna Sóstóban. Előtte viszont tíz bajnokiból csak egyen tudott pontot szerezni a Vidi vendégeként, amikor 2018 augusztusában Felcsúton 1–1 lett a végeredmény. A Loki idegenben mindössze 5 pontot gyűjtött össze, 1 győzelem, 2 döntetlen és 5 vereség a mérlege, de ebből négyet a legutóbbi három vendégfellépésén gyűjtött be: az 1. fordulóban 0–2-ről ikszelt Kisvárdán (2–2), majd a 14. fordulóban 3–0-ra nyert a Vasas otthonában.Mérkőzés előtti nyilatkozat:<small>Debrecen: Megyeri6 — Kusnyír6, Dreskovics6, Lagator6, Ferenczi6 — Baráth P.5 (Varga J.5 ) — Szécsi6, Dzsudzsák6  (Loncsar• ), Manrique5 (Romancsuk• ), Sós5 (Bódi• ) — Do. Babunszki6 (Mance• ) <div>• Fel nem használt cserék: Erdélyi (kapus), Neofitídisz, Dieye, Bévárdi Zs., Farkas, Tordai • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Fehérvár: Kovács D.5 — Nego5 (Bese5 ), Larsen5, Fiola6 , Heister5 — Flores6, Christensen5 (Pokorný• ) — Kastrati II5 (Houri• ), Dárdai P.5, Schön5 — Kodro6 <div>• Fel nem használt cserék: Rockov, Dala (kapusok), Stopira, Szabó L., Kojnok, Szerafimov, Hangya, Menyhárt, Pető • Vezetőedző: Huszti Szabolcs</small>

A debreceniek saját nevelésű labdarúgója Sós Bence ezen a mérkőzésen lépett pályára a 100. alkalommal a DVSC-ben.<div>
35. perc: A debreceniek első sarokrúgását Dzsudzsák jobbról végezhette el és Dorian Babunszki három fehérvári védő közé érkezett, majd 4 méterről fejelt a kapu közepébe; (0–1).<div>
52. perc: Flores volt erőszakos és szerzett labdát a debreceniek térfelén, a játékszer eljutott Dárdaihoz, aki észrevette az induló Kenan Kodrót a tizenhatoson belül, aki egy szép csellel becsapta Dreskovicsot, majd középre a felső léc alá lőtt; (1–1).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: Dorian Babunszki hat gólt szerzett eddig a szezonban, ezekből kettőt a MOL Fehérvár ellen.
 A DVSC a legutóbbi négy idegenbeli mérkőzéséből csupán egyet veszített el.
 A debreceniek október 24. óta (akkor a 12. fordulóban: DVSC–Kisvárda 2–3) mindössze egyszer kaptak ki a bajnokságban, mégpedig november 12-én a 16. fordulóban a Puskás Akadémiától idegenben (2–1-re).
 A MOL Fehérvár mindössze kettőt nyert meg a legutóbbi tizenegy bajnoki mérkőzéséből.
 Az ősz elején még remek hazai mérlege sokat romlott, szeptember 10. óta csak egyszer győzött.
 Az első kivételével minden eddigi hazai bajnokiján kapott gólt a Vidi az OTP Bank Liga 2022–2023-as idényében.
 Kenan Kodro a nyolcadik góljánál jár a bajnoki szezonban.

Ez lesz a 38. összecsapása a két csapatnak az élvonalban, jelentős a debreceniek fölénye, 17-szer hagyták el győztesen a pályát, míg a Paks csak hatszor nyert, a 14 döntetlen mellett. A gólarány is a cívisvárosiak fölényét mutatja: 61–41 a javukra. Legutóbb ősszel, a bajnokság 8. fordulójában csaptak össze a felek, akkor Pakson 1–0-s paksi győzelem született, amivel megszakították a DVSC ellen több mint két éven át tartó, négymeccses bajnoki vereségsorozatukat (három iksz, egy vereség). Korábban a két együttes összecsapása mindig gólokban gazdag volt – a találatok száma átlagban 2,76 mérkőzésenként –, azonban a közelmúltban fordult a kocka: az előző három találkozójukon egyszer sem volt több két gólnál. A paksiak többnyire kikapni jártak Debrecenbe, az eddigi 18 bajnokijukból ugyanis 11-et elvesztettek és mindössze kettőt tudtak megnyerni: 2012 novemberében 1–0-ra, 2017 márciusában pedig 3–1-re. Utóbbi találkozón a tolnaiak első gólját az a Haraszti Zsolt lőtte, aki most is tagja a keretnek és az előző két fordulóban is kezdő volt. A hajdúsági városban ötször ikszeltek, többek között a legutóbbi két alkalommal. A döntetlenek közül a legemlékezetesebb és a tolnaiak számára a legértékesebb a 2020 júniusában több mint 9000 néző előtt elért 1–1 volt, amely akkor a Loki búcsúját jelentette az élvonaltól. A két csapat mérkőzései eddig nem voltak híján a góloknak: a DVSC-éin a harmadik (59), a pakséin a második legtöbb (61) találat esett. Az előbbi átlagban 3,28, az utóbbi 3,39 gólt jelent meccsenként.Mérkőzés előtti nyilatkozatok:<small>Debrecen: Megyeri6 — Kusnyír6, Dreskovics6, Lagator5, Ferenczi J.5 — Varga J.6 (Loncsar• ) — Szécsi5 (Mance• ), Dzsudzsák7 , Manrique6, Sós5 (Bódi5 ) — Do. Babunszki6 <div>• Fel nem használt cserék: Erdélyi (kapus), Deslandes, Neofitídisz, Bárány, Romancsuk, Bévárdi Zs., Farkas, Kizirídisz, Tordai • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Paks: Nagy G.5 — Sajbán M.5, Kinyik6, Kádár5, Osváth5 (Vas• ) — Windecker5 , Papp K.5 — Bőle5 (Skribek5 ), Haraszti5, Hahn5 (Haris• ) — Varga B.6 <div>• Fel nem használt cserék: Simon B. (kapus), Gévay, Gyurkits, Kovács N., Szélpál • Vezetőedző: Waltner Róbert</small>

57. perc: Kinyik balról, az oldalvonal mellől lágyan középre ívelt, a labda elszállt a Loki-védők feje felett, majd a góllövőlistát aktuálisan vezető Varga Barnabás combjáról a hasára pattant, aki egyet lépett a kapu felé és 3 méterről jobbal a debreceni kapus, Megyeri mellett a hálóba lőtt; (0–1).<div>
92. perc: A hosszabbítás 2. percében a hazaiak szögletrúgáshoz jutottak, Kinyik tekerte be a labdát, melyet Meldin Dreskovics 5 méterről fejelt be a paksi kapuba; (1–1).<div>
95. perc: Három perccel később már a vezetést is megszerezték a piros-fehérek: 33 méterről jutott szabadrúgáshoz a DVSC, Dzsudzsák mesteri ívelését az előre vetődő Dorian Babunszki 7 méterről a kapuba sodorta; (2–1).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A hajrában két gólt szerző DVSC a legutóbbi hét hazai bajnokijából hatot megnyert.
 A debreceniek a legutóbbi hazai bajnokijukon ötször jutottak legalább két gólig.
 Különleges hete volt a legutóbbi a Lokinak: a hétközi kupamérkőzésen Sztefan Loncsar a hosszabbításban szerezte meg a továbbjutást jelentő, győztes gólt, a hétvégi bajnokin a 91. percben még vesztésre állt a csapat. Mégis győzött.
 Meldin Dreskovics az első gólját szerezte az OTP Bank Ligában. 
 Dorian Babunszki csapata mindhárom eddigi 2023-as bajnokiján a kapuba talált.
 A Paks idegenben szeptember 30. óta nem győzött az OTP Bank Ligában.
 Waltner Róbert együttese négy bajnoki után is nyeretlen még 2023-ban az NB I-ben.
 Varga Barnabás 12 találattal vezeti az OTP Bank Liga góllövőlistáját.

Ez lesz a jubileumi, 100. összecsapás a két csapat között az élvonalban, mely enyhe Honvéd fölényt mutat: a fővárosiak 40-szer hagyták el győztesen a pályát, míg a hajdúságiak 35-ször nyertek, a 24 döntetlen mellett. A gólarány is a piros-feketék előnyét mutatja: 159–132 a javukra. A DVSC az elmúlt 2 szezonban a piros-feketékkel játszotta a leggólgazdagabb mérkőzéseket: 2021–2022-ben két debreceni siker született (4–1 és 5–3), valamint egy fővárosi siker (2–4). Legutóbb, ősszel a 9. fordulóban, Szrdzsan Blagojevics bemutatkozó találkozóján a Nagyerdei stadionban is hét gól született, a cívisvárosiak győztek 4–3-ra, Dorian Babunszki, Baráth Péter, Bódi Ádám és Lagator hazai találataival. Ez utóbbi mérkőzés a most zajló bajnokság eddigi leggólgazdagabb összecsapása. A piros-feketék pályaválasztása mellett elsöprő kispesti fölénnyel indult a párharc: a házigazdák ugyanis az első 15 találkozóból 14-et megnyertek, az örökmérleg a fővárosiak szemszögéből 26 győzelem, 12 döntetlen és 13 vereség. Az előző négy budapesti találkozójukon felváltva nyert a két csapat: a 2019–2020-as szezonban 2–3 illetve 3–1, míg a 2020–2021-es szezonban 3–1 illetve 1–4 lett a Honvéd szemszögéből. A piros-feketék hazai pályán eddig a legrosszabbak az NB I mezőnyéből, a mérlegük 1–5–3, a Bozsik Arénában megrendezett legutóbbi két találkozójukon nyeretlenek (0–2 az FTC, majd 1–1 a Kisvárda ellen). A DVSC idegenben mindössze 6 ponttal áll, 1 győzelem, 3 döntetlen és 5 vereség a mérlege, de a legutóbbi négy vendégfellépéséből csak egyet veszített el, a Puskás Akadémia ellenit (1–2).Mérkőzés előtti nyilatkozat:<small>Debrecen: Megyeri7 — Kusnyír5 (Varga K.5 ), Dreskovics4, Lagator5, Ferenczi J.6 — Szécsi4, Varga J.6 (Loncsar• ), Manrique6, Sós6 (Mance7 ) — Dzsudzsák6  (Deslandes• ) — Do. Babunszki8 (Ojediran• ) <div>• Fel nem használt cserék: Erdélyi (kapus), Romancsuk, Bódi, Aydin, Bévárdi Zs., Kizirídisz • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Honvéd: Szappanos4  — Doka5, Lovrić5, Prenga5, Capan5, Tamás K.5 — Mitrovics5, Gomis5 (Plakuscsenko• ), Kocsis D.5 (Ennin• ) — Lukics6, Dominguès6 (Átrok• ) <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Jónsson, Csirkovics, Eördögh, Szabó A., Benczenleitner • Vezetőedző: Dean Klafurić</small>

27. perc: A debreceniek sorban dolgozták ki helyzeteiket, ami végül góllá érett: Manrique szerelte Gomis, Ferenczi indította a bal oldalon Sóst, akinek bal oldali beadását Dorian Babunszki két védő között 6 méterről fejelte a bal sarokba; (0–1).<div>
48. perc: A második félidő elején egyenlítettek a hazaiak: Mitrovics ívelte be a játékszert a büntetőterületre, majd Lukics egyérintéssel passzolt tovább, Dominguès robbant be az ívelésre, és három lépésről, középről jobbal a kapu közelébe lőtt; (1–1).<div>
55. perc: Hét perccel később már a vezetést is átvették a fővárosiak: Szécsi hibája után a felezőtől indító Dominguès passzát Nenad Lukics bal külsővel 15 méterről a bal alsó sarokba rúgta; (2–1).<div>
72. perc: Újra egyenlő lett az állás: a kapujából kilépő Szappanos rossz felszabadítását Dorian Babunszki mellel levette, és 32 méterről ballal az üres kapu bal oldalába emelte a labdát; (2–2).<div>
86. perc: A rendes játékidő letelte előtt 4 perccel a ismét átvette a vezetést a vendégcsapat: Varga Kevin tért ölelő indításával Loncsar iramodott meg, beadását Antonio Mance 4 méterről köténnyel sarkallta be a Honvéd kapujába; (2–3).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A párosítás gólkirálya Tichy Lajos, aki 1960 és 1964 között 11 gólt lőtt a Lokinak. A debreceniek legeredményesebb játékosa Sándor Tamás 8 góllal.
 Az eddigi bajnoki mérkőzéseket összesen 504 783 néző látta. A nézőcsúcs 1960-ban volt, a debreceni találkozót 22 ezer szurkoló tekintette meg.
 A leggyakoribb eredmény a 2–1 és az 1–0, mindkettő 15 alkalommal fordult elő.
 A két csapat legutóbbi hat egymás elleni mérkőzésén 35 gól esett.
 Nagy hétvégéje volt a Babunszki fivéreknek, három gólt szereztek. Dorian négy eddigi tavaszi bajnokiján öt gólt ért el.
 A debreceniek az eddigi négy tavaszi bajnoki mérkőzésükön tíz ponttal gazdagodtak, immár a negyedik helyen állnak.
 A Budapest Honvéd még nyeretlen tavasszal, vereségével azonos pontszámmal áll immár az utolsó helyezett Vasassal.
 Pályaválasztóként tavaly március 5. óta mindössze egy bajnokit nyert meg. A mostani idényben harmadszor fordult elő, hogy bár legalább két gólt szerzett, nem nyert a Bozsik Arénában rendezett bajnokin.
 Dominguès az első magyarországi bajnoki gólját ősszel a Debrecennek lőtte, így mindkét eddigi, a Loki elleni meccsén eredményes volt. A legutóbbi két fordulóban három gólt szerzett, háromszor annyit, ahány pontot gyűjtött a csapata.
 Nenad Lukics kilencgólos a bajnoki idényben. Tavasszal már három gólt szerzett az OTP Bank Ligában.

Ez lesz a jubileumi, 100. bajnoki találkozója a két csapatnak az elsőosztályban. Először 1943-ban csaptak össze az élvonalban. Mostanáig a Fradi 47-szer, a Loki pedig 27-szer győzött, a döntetlenek száma pedig 25. A gólarány is a zöld-fehérek előnyét mutatja: 163–107 a javukra. Az előző 22 találkozójukból a Debrecen mindössze hármat tudott megnyerni, legutóbb 2021 decemberében a zöld-fehérek ötmeccses győzelmi sorozatának vetett véget a hajdúsági alakulat, a 2–0-s végeredmény Bévárdi Zsombor és Tischler Patrik találataival alakult ki. Ez a diadal edzőbuktató siker volt, hiszen utána köszöntek el a fővárosiak Peter Stögertől. Az idei szezon első összecsapásán, ősszel, a 10. fordulóban, a Groupama Arénában a fővárosiak győztek 2–0-ra Vécsei Bálint és Kristoffer Zachariassen találataival. A DVSC az eddigi tavaszi négy fordulóban tíz pontot szerzett. Pályaválasztóként szeptember eleje óta minden bajnoki mérkőzését megnyerte, egyetlen, a Kisvárda elleni botlást (2–3) leszámítva. A Ferencváros már hat meccset játszott tavasszal az OTP Bank Ligában, három győzelem mellett három döntetlen a mérlege, a megszerezhető 18 pontból 12-t gyűjtött be. Vendégként Zalaegerszegen és Pakson győzött, Kisvárdán döntetlent játszott. Jól megy a gólszerzés a hazaiak csatárának, Dorian Babunkszkinak. Az ötszörös északmacedón válogatott ék a tavaszi szezonban négy bajnokin öt gólt szerzett, az NB I-es idényben immár kilencnél jár. Idén rendkívül hatékony az ellenfél kapuja előtt, tizenkét lövéséből ugyanis hét találta el a kaput, ebből ötször volt eredményes. A DVSC otthonában a piros-fehérek állnak jobban: 23-szor született hazai diadal, a döntetlenek száma 13, a zöld-fehér győzelmeké 12. A Fradi a legutóbbi hét fellépésén csupán egyszer tudott nyerni a Nagyerdőben, 2019 novemberében, még Szerhij Rebrovval 6–1-re, ez egyúttal a két együttes párharcainak legnagyobb vendégsikere. A címvédő Ferencvárosi TC már 11 kör óta veretlen a bajnokságban (7 siker, 4 döntetlen), ez csúcs a jelenlegi pontvadászatban. Hosszabb sorozatuk legutóbb tavaly február és május között volt a zöld-fehéreknek, amikor szintén Sztanyiszlav Csercseszovval 12 bajnokin át nem találtak legyőzőre (9 diadal, 3 döntetlen), majd az MTK megszakította a szériát. A Loki pontjainak a 70 százalékát a Nagyerdei stadionban gyűjtötte be, 30-ból 21-et, 6–3–1-es mérlegével ott van az élmezőnyben a hazai tabellán. A Ferencváros 6–2–2-es mutatójával vezeti a vendégtáblázatot, legutóbb október 16-án Mezőkövesden maradt alul (1–2), az azóta lejátszott hat idegenbeli bajnokiján nem kapott ki (4 diadal, 2 iksz). Századik NB I-es mérkőzést játszhatja a hétvégén Dzsudzsák Balázs, aki hazai pályán eddig kétszer szerepelt a piros-fehérekkel a Ferencváros ellen, és mindig győztes csapat tagja volt. 2006 májusában (3–1) a második hazai gólt jegyezte, míg 2021 decemberében (2–0) nem talált be. 109 válogatottsággal a magyar labdarúgó-válogatott rekordere az 50. bajnoki találkozóját 2021 augusztusában ugyancsak hazai pályán, az Újpest ellen játszotta (2–2).Mérkőzés előtti nyilatkozatok:<small>Debrecen: Megyeri7 — Romancsuk5 (Bévárdi Zs.• ), Dreskovics5, Deslandes4, Ferenczi J.5 — Varga J.5 (Loncsar• ) — Szécsi4 (Aydin5 ), Manrique4, Dzsudzsák6 , Sós5 (Mance• ) — Do. Babunszki4 <div>• Fel nem használt cserék: Erdélyi (kapus), Neofitídisz, Varga K., Bárány, Ojediran, Bódi, Kizirídisz • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Ferencváros: Dibusz0  — Botka6, S. Mmaee0 (Knoester6 ), Abena6, Pászka6 (Ćivić6 ) — Esiti6, Sigér6 (Boudjemaa• ) — Zachariassen6, R. Mmaee8, Traoré7 — Frederiksen7 (Wingo• ) <div>• Fel nem használt cserék: Bogdán (kapus), Mercier, Gojak, Auzqui, Costa • Vezetőedző: Sztanyiszlav Cserszeszov</small>

A debreceniek saját nevelésű labdarúgója és jelenlegi csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs ezen a mérkőzésen lépett pályára a 100. alkalommal a DVSC-ben elsőosztályú mérkőzésen, Ike Thierry Zaengel elnök-tulajdonos és Makray Balázs cégvezető köszöntötte őt a mérkőzést megelőzően.<div>
37. perc: Vezetéshez jutott a Ferencváros: a hazaiak védője, Dreskovics adta el a labdát a felezővonalnál, Traoré indult meg a játékszerrel a bal oldalon és ugratta ki Frederiksent, aki középre passzolt, ahol Ryan Mmaee jó ütemben érkezett és 6 méterről pörgetett a bal alsóba az elvetődő Megyeri mellett laposan; (0–1).<div>
79. perc: Kettőre növelte előnyét a Ferencváros: Traoré kapott egy jó passzt Botkától a tizenhatos jobb oldalánál, nem cselezett befelé, hanem észrevette, hogy Ryan Mmaee érkezik, és visszatette neki, aki kapásból betekerte a hazaiak kapujába; (0–2).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A DVSC október 24. óta (12. forduló, DVSC–Kisvárda 2–3) először vesztett bajnoki mérkőzést pályaválasztóként. 
 Tavaly április 30. óta (30. forduló, DVSC–Fehérvár 0–3) először maradt hazai bajnokin szerzett gól nélkül a DVSC.
 A Ferencváros eddigi 2023-as idegenbeli mérlege három győzelem és egy döntetlen.
 A zöld-fehérek a legutóbbi hét idegenbeli bajnokijukból haton legalább két gólt szereztek.
 A címvédő továbbra is veretlen még 2023-ban.
 A 11 gólnál tartó Ryan Mmaee harmadszor szerzett egy mérkőzésen két gólt a bajnoki idényben.
 2019. november 10. óta először győzött a Ferencváros bajnoki mérkőzésen a DVSC vendégeként. Igaz, azóta csak egy mérkőzést játszott a mostani előtt a Nagyerdei Arénában.

Ez lesz a két csapat 108. bajnoki találkozója az elsőosztályban. Először 1943-ban csaptak össze a felek, melyen a fővárosiak diadalmaskodtak 10–1-re. Mostanáig a fővárosiak 50-szer, a hajdúságiak pedig 22-szer győztek, a döntetlenek száma pedig 35. A gólarány is a lila-fehérek óriási fölényét mutatja: 208–140 a javukra. Legutóbb, ebben a szezonban az első kör zárófordulójában, a Nagyerdei stadionban 4–1-es DVSC siker született. A debreceni találatokat Dzsudzsák, Sós, Varga József és Baráth Péter szerezték, melyre újpesti részről Simon Krisztián válaszolt. A legutóbbi 13 összecsapásukból 7 végződött a lila-fehérek győzelmével, 4 iksszel és csak 2 a Loki diadalával. A debreceni sikerek fölényesek voltak, mert 2020 januárjában 4–0-ra, tavaly októberben 4–1-re nyert a DVSC a Nagyerdei stadionban. A Loki az Újpest vendégeként mindössze négyszer tudott diadalmaskodni, 1982-ben, 2003-ban, 2012-ben, majd legutóbb 2013 novemberében. Hatalmas a lila-fehérek fölénye hazai pályán, hiszen az 53 alkalomból 33-szor győztek, a döntetlenek száma pedig 16. A debreceniek az Újpest elleni legutóbbi 10 idegenbeli bajnokijukból hetet elbuktak, háromszor pedig be kellett érniük az egy ponttal. A lila-fehér alakulat a Ferencváros után (0–6) a DVSC-től kapta eddig a legtöbb gólt (1–4) ebben a bajnokságban. Ha nyer az Újpest, a klub történelmének jubileumi, 1600. élvonalbeli győzelmét ünnepelheti. A Debrecen a második legtöbb győzelmet (nyolcat) tudja felmutatni a mezőnyben. Az Újpest a pontjainak majdnem kétharmadát (23-ból 15-öt) hazai pályán gyűjtötte be, 2023-ban az egyetlen Megyeri úti bajnokiját megnyerte, a DVSC viszont a tavasszal még nem kapott ki házon kívül (1 győzelem, 1 iksz).

<small>Debrecen: ​Milosevics6 — Varga J.6, ​Lagator6, Deslandes6, Ferenczi J.5 — Kizirídisz5 (Szécsi• ), ​Loncsar5, Manrique1 (3-2), Sós5 (​Bódi• ) — Do. Babunszki5 (Dreskovics• ), Dzsudzsák5  (​Ojediran• ) <div>• Fel nem használt cserék: Kovács P. (kapus), Neofitídisz, ​Bárány, Romancsuk, Aydin, Bévárdi Zs., ​Tordai • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Újpest: D. Nikolics0  — Pauljevics3, Anculasz5, Hall6, Antonov6 — Mack5 (Boumal• ), Onovo5 — Varga Gy.5 (Croizet• ), Jakobi6 (Mörschel• ), Csoboth6 (Ambrose• ) — Mudrinszki6 <div>• Fel nem használt cserék: Banai (kapus), Diaby, Szabó B., Mucsányi, Jevtoszki, Kovács D., Borello • Vezetőedző: Milos Kruscsity </small>Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A DVSC az utolsó 30 percben emberhátrányban játszott Christian Manrique kiállítása miatt.
 Branko Pauljevics öngóljával került előnybe az Újpest. A szerb hátvéd nyolcadik éve játszik Magyarországon, ez az első öngólja.
 A DVSC a legutóbbi három tétmérkőzésén két vereség mellett egy döntetlent játszott.
 A debreceniek a legutóbbi három budapesti bajnokijukon hét pontot szereztek.
 Az Újpest egymást követő két bajnoki mérkőzésén is döntetlent játszott, ilyenre 2019 augusztusa óta nem volt példa.
 A lila-fehérek a Szusza Ferenc Stadionban két megnyert mérkőzés után játszottak döntetlent.
 Ognjen Mudrinszki hat eddigi magyarországi bajnokiján két gólt szerzett.

 Harmadik kör A játékosok neve mellett felső indexben látható szám a Nemzeti Sportnak az adott mérkőzésről tudósító újságírójának osztályzatait mutatja, 1 a legrosszabbat, 10 pedig a legjobbat jelenti. 0-s osztályzatot kapnak azon mezőnyjátékosok, akik 30 percet meg nem haladó játékidővel rendelkeznek, illetve a próbára nem tett kapusok.Ez lesz a két csapat 12. bajnoki találkozója az elsőosztályban. Először 2018-ban csaptak össze a felek, melyen a debreceniek diadalmaskodtak 3–1-re. Mostanáig a Kisvárda hatszor, a Loki pedig háromszor győzött a 2 döntetlen mellett. A gólarány is a szabolcsiak enyhe fölényét mutatja: 17–14 a javukra. Ebben a szezonban az első fordulóban Kisvárdán 2–2-es döntetlen eredmény született, míg a 12. fordulóban a DVSC elszenvedte első hazai vereségét, 3–2 lett a végeredmény a várdaiak javára.

A két kelet–magyarországi együttes összecsapásának tétje, hogy megelőzi-e a DVSC a Kisvárdát, ugyanis egyetlen pont választja el őket a tabellán (a Kisvárda 32 ponttal a harmadik, míg a Debrecen 31 ponttal negyedik). Illetve, hogy a Loki bekerül-e ebben ez idényben először az első három helyezett közé. A szabolcsiak november 5. óta mindössze egyszer, az Újpest ellen nyertek (2–1). Pályaválasztóként október 8. óta csak a lila-fehéreket győzték le. Tavasszal eddig hét pontot szereztek, ezzel szemben a DVSC tizenegyet, kizárólag a Ferencvárostól kaptak ki a 21. fordulóban (0–2). Vendégként október 9. óta hat bajnoki mérkőzéséből csak egyet, a 16. fordulóban, a Puskás Akadémia ellenit veszítette el (1–2). Viszont a Kisvárda ellen még nyeretlenek az OTP Bank Liga 2022–2023-as idényében: egy idegenbeli döntetlen és egy hazai vereség az eddigi mérleg. Várdán ötször mérkőzött meg a két együttes, és az előző találkozójukat leszámítva – amikor Bárány Donát a 93. percben egyenlített 2–2-re – rendre a hazai együttesé lett a három pont (3–0, 1–0, 2–1 és 1–0). A Várda ugyanannyi pontot gyűjtött otthon, mint idegenben, hazai pályán eddig közepesen teljesített, 4–4–3 a mérlege. A Loki idegenben 2–4–5-ös mutatóval rendelkezik, házon kívül – a Fehérvárral egálban – a harmadik legtöbb gólt kapta, 21-et, és egyedül a Vasasnál úszta meg kapott találat nélkül (3–0).Mérkőzés előtti nyilatkozat:<small>Debrecen: ​Milosevics6 — Romancsuk6, Lagator7, Deslandes6, Ferenczi J.6 — Varga K.6 (Bévárdi Zs.• ), Loncsar6, Ojediran6 (Varga J.• ), Kizirídisz6 (Sós• ) — Dzsudzsák7  (Dreskovics• ), Do. Babunszki7 (Mance• ) <div>• Fel nem használt cserék: Kovács P. (kapus), Neofitídisz, Bárány, Bódi, Aydin, ​Tordai • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Kisvárda: Petkovics6 — Melnyik6 , Hej5, D. Kovačić5, Leoni4 — Ötvös5, Karabeljov5 (Lucas• ) — Mešanović6 (Czérna• ), Makowszki5, Camaj4 (Ilijevszki• ) — Szpaszics4 (Navrátil5 )<div>• Fel nem használt cserék: Hindrich (kapus), Jovičić, Kravcsenko, Vida K., Alić, Széles I. • Vezetőedző: Török László</small>

48. perc: A második félidő elején megszerezte a vezetést a DVSC: Dzsudzsák indította a bal szélen Kizirídiszt, aki a tizenhatos bal oldalánál két várdai védő között középre tette Dorian Babunszkinak, aki hat méterről a bal alsóba helyezett; (0–1).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: A DVSC először nyert a mostani bajnoki idényben a Kisvárda ellen, az első fordulóban 2-2-re végeztek a Várkerti Stadionban, majd a Nagyerdőben 3-2-re kikapott. 
 2023-ban még veretlen vendégként a DVSC.
 A debreceniek mindössze másodszor zártak kapott gól nélkül idegenbeli mérkőzést az OTP Bank Liga 2022–2023-as szezonjában, 2022. novemberében 3-0-ra nyertek a Vasas ellen az Illovszky Stadionban.
 Dorian Babunszki már a hatodik tavaszi gólját szerezte, összesen tíznél jár a bajnoki idényben.
 Tovább tart a Kisvárda rossz formája, november 5. óta mindössze egyszer nyert a bajnokságban. 
 A szabolcsi csapat elveszítette a legutóbbi két, hazai NB I-es mérkőzését, ilyenre 2020 októbere óta nem volt példa. 
 Török László csapata csak az Újpest ellen szerzett gólt a legutóbbi négy hazai bajnoki találkozóját tekintve.
 Bévárdi Zsombornak a Kisvárda elleni volt az 50. mérkőzése az NB I-ben.

Ez lesz a két csapat 17. bajnoki találkozója az elsőosztályban. Először 2008-ban csaptak össze a felek, melyen a kecskemétiek diadalmaskodtak 3–0-ra. A párharc erős debreceni fölényt mutat, a Loki 9-szer, míg a Kecskemét 3-szor győzött, a döntetlenek száma 4. A gólarány is a cívisvárosi előnyt mutat: 28–16 a javukra, 2,75 gól/mérkőzés az átlag. Ebben a szezonban mindkét összecsapásuk döntetlennel ért véget: a 2. fordulóban a Nagyerdei stadionban 1–1, míg az őszi "visszavágón", a 13. fordulóban a Széktói stadionban 2–2 lett a végeredmény. A DVSC a 2011 márciusa óta lejátszott tíz bajnokijukon nem kapott ki a KTE-től: hatszor nyert, négyszer ikszelt. Ebben a kiírásban mindkétszer úgy végeztek döntetlenre, hogy az éppen aktuális hazai csapat vezetett. 2021 őszén a MOL Magyar Kupában is összecsapott a két csapat, az akkor másodosztályú Kecskemét hazai pályán hátrányból felállva hosszabbítás után 2–1-re megverte az élvonalbeli Lokit. Debrecenben élvonalbeli meccsen még sosem győzött a Kecskeméti TE, hat vereség után csak a legutóbbi két alkalommal tudott pontot szerezni: 2014 őszén, a 8. fordulóban 0–0-t, tavaly augusztusban, az idei szezon 2. fordulójában 1–1-et játszott. A Loki rekordgyőzelme egy 5–0 volt, 2014 áprilisában, a 26. fordulóban. Az előző körben kisvárdai sikerével a harmadik helyre ugró Loki a legutóbbi öt fordulóban 10 pontot kasszírozott (3 győzelem, 1 iksz, 1 vereség), ezzel vezeti a formatabellát. A második helyen álló Kecskemét a leghosszabb ideje veretlen együttes az NB I-ben. Szabó István együttese legutóbb november 5-én Mezőkövesden maradt alul (1–2), azóta 3 diadal és 6 iksz a mérlege. A lila-fehérek kaptak ki a mezőnyben a legkevesebbszer (2), a másik kudarcukat Fehérváron szenvedték el, szintén 2–1-re. A KTE-nek 3–6–2 az idegenbeli mérlege, ezzel harmadik a vendégtabellán. Házon kívül a legkevesebb gólt kapta, kilencet; viszont mindössze tízet rúgott, amivel csupán négy vetélytársát előzi meg a mezőnyből. Amióta Szrdzsan Blagojevics a vezetőedző, a Debreceni VSC még sosem ikszelt hazai pályán: 6 diadala mellett csak az előző bajnokság két legjobbjával, a Kisvárdával (2–3) és az Ferencvárossal (0–2) szemben maradt alul. Az utóbbi volt az egyetlen bajnoki meccse a Nagyerdei stadionban ebben az idényben, amelyen nem szerzett gólt.Mérkőzés előtti nyilatkozat:<small>Debrecen: Milosevics6 — Szécsi5 (Varga J.• ), Dreskovics5, Deslandes4, Ferenczi J.6 — Loncsar7, Manrique5 — Varga K.5 (Bódi• ), Dzsudzsák5  (Bárány• ), Kizirídisz5 (Sós• ) — Do. Babunszki4 (Mance5 ) <div>• Fel nem használt cserék: Kovács P. (kapus), Neofitídisz, Ojediran, Romancsuk, Aydin, Bévárdi • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics</small>
<small>Kecskemét: Varga Á.6 — Vágó5 , Belényesi5, Szalai G.6 — Nagy K.6, Nikitscher6, Meszhi6 (Horváth K.7 ), Szuhodovszki7, Hadaró6 (Szabó A.• ) — Májer6 (Katona M.• ), Banó-Szabó5 (Katona B.• ) <div>• Fel nem használt cserék: Kersák (kapus), Rjasko, Gréczi • Vezetőedző: Szabó István</small>

61. perc: Megszerezte a vezetést a hazai csapat: Ferenczi János beadását követően Sztefan Loncsar volt szemfüles és pár méterről, a védők hibáját követően bombázott a hálóba; (1–0).<div>
66. perc: Öt perccel később egyenlítettek a vendégek: a Kecskemét támadása után egy rossz passz Deslandes testén változtatott irányt, a DVSC védője öngólt vétett; (1–1).<div>
80. perc:  a Loki egykori játékosa, a csereként beállt Horváth Krisztofer hozta magát helyzetbe a büntetőterület előtt, majd jobb lábbal kilőtte a debreceni kapu bal felső sarkát; (1–2).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: MOL Magyar Kupa 

 3. forduló (legjobb 64) 

Az MLSZ 2022. augusztus 31-én kisorsolta a MOL Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait, amelyek a legjobb 32 közé jutásról döntenek. A 2022. szeptember 17-án és 18-án esedékes mérkőzéseken a labdarúgó NB I-ben és NB II-ben szereplő csapatok is csatlakoznak a küzdelmekhez. A szabályok értelmében két élvonalbeli gárda a 3. körben nem játszhat egymás ellen, de két másodosztályú összekerülhetett. A 32 legjobb együttes közé jutás ezúttal is egy mérkőzésen dől el, az alacsonyabb osztályú együttes a pályaválasztó, azonos osztálybeli ellenfeleknél a korábban kevesebb hazai mérkőzésen szereplő csapat játszhat otthon, ha ez a szám megegyezik, akkor az elsőként kihúzott csapat lett a pályaválasztó. A DVSC az NB III Közép-csoportjában a mérkőzést megelőző 8. forduló után a 20 csapatból 11. helyezett Dabas vendége lesz a legjobb 32 közé jutásért. A Loki első ellenfele az idei kiírásban, a Meton-FC Dabas SE az első fordulóban, augusztus 6-án Pécelen játszott a Pest megye II-ben játszó Péceli SSE ellen és 2–0-s győzelemmel lépett tovább a következő fordulóba. A gólokat Szabó Dávid és Lettner Lóránt szerezték. A 2. fordulóban, augusztus 27-én Lajosmizsén Bács-Kiskun megyei I-ben szereplő Lajosmizsei VLC csapatát 3–0-s félidőt követően 5–0-s győzelemmel ütötték el a továbbjutástól. Lettner Lóránt duplája mellett Szabó László, Sziklási Gergely és Szabó Dávid volt eredményes.

Debrecen: Gróf — Baranyai, Romancsuk, Dreskovics, Manrique (Lagator ) — Major (Neofitídisz ), Baráth P. — Bévárdi (Horváth K. ), Szécsi, Ferenczi J.  — Do. Babunszki (Sós ) <div>• Fel nem használt cserék: Bălbărău (kapus), Bódi, Farkas, Loukili, Kizirídisz, Saná, Olawale • Megbízott vezetőedző: Dombi Tibor
Dabas: Czerula — Domokos, Dudás, Sziklási, Krajcsó (Földes ), Fritz  (Kiss Á. ), Erős, Szabó L., Kiss K. (Ferenczy D. ), Tóth D., Lettner <div>• Fel nem használt cserék: Berta (kapus), Balogh J., Szabó D., Csúri, Kókai, Lux, Benkő • Vezetőedző: Fehér Ádám

38. perc: A második komoly támadásából gólt szerzett a DVSC: Baráth Péter hosszan passzolt Szécsihez, akinek az indítását követően a csapatkapitányi szalagot viselő Ferenczi János lépett ki a védők között és helyezett 12 méterről higgadtan jobbal a jobb alsóba; (0–1).<div>
63. perc: Megfogyatkozott a Debrecen: egy előrevágott labdánál a rosszul helyezkedő Romancsuk hátáról egy hazai támadó elé pattant a labda, a hajdúságiak ukrán középhátvédje pedig már csak szabálytalanság árán tudta megállítani, így azonnal kiállította a játékvezető.

 4. forduló (legjobb 32) 

2022. szeptember 19-én az M4 Sport stúdiójában elkészítették a MOL Magyar Kupa 4. fordulójának párosításait. A párharcok győztesei a legjobb 16 közé, azaz a nyolcaddöntőbe kerülnek. A sorsolást a korábbi 28-szoros válogatott labdarúgó, Dragóner Attila végezte el. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el; ha 90 perc után döntetlenre állnak a csapatok, 2x15 perces hosszabbítás következik; ha akkor sincs döntés, a felek tizenegyeseket rúgnak. Az NB III Keleti-csoportjában a sorsolás idején az ötödik helyen álló Debreceni EAC az előző fordulóban a Jászberényi FC csapatát búcsúztatta 2–1-es eredménnyel. A gólokat Szabó Levente és a volt DVSC játékos Korhut Mihály szerezte.

DVSC: Megyeri  — Baranyai, Dreskovics, Charleston, Manrique (Saná ) — Neofitídisz, Major (Farkas ), Horváth K. (Kusnyír ) — Sós (Bévárdi ), Kizirídisz (Loukili ), Olawale <div>• Fel nem használt cserék: Hrabina (kapus), Ferenczi, Do. Babunszki, Szécsi, Lagator • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics
DEAC: Tóth D. — Bényei B. (Kónya ), Soltész  (Varga B. ), Korhut, Orosz — Rauf (Aranyos ), Lakatos B., Szabó L., Trencsényi B., Jankelic (Újvárosi ), Horváth T. (Bereczki ) <div>• Fel nem használt cserék: Ratku (kapus), Spitzmüller, Virág, Tóth S. • Vezetőedző: Sándor Tamás

A találkozó előtti ünnepélyes kezdőrúgást három díszvendég végezhette el: Gelei József tizenegyszeres válogatott, olimpiai bajnok, Eb bronzérmes kapus, 1964-es nyári olimpiai játékok aranyérmese, a Debreceni Egyetem sportnagykövete, továbbá Temesvári Miklós korábbi DMVSC vezetőedző (1988–1990 között), valamint Sándor Mihály DEAC és DVSC tematikájú sportkönyvek szerzője.
25. perc: Baranyai hosszan passzolt a félpályáról Sós Bencének, aki a tizenhatoson belül lekezelte a labdát, majd egyből ellőtte a jobb alsó sark irányába, a DEAC kapusa, Tóth Dániel mozdulni sem tudott utána; (0–1).<div>
39. perc: A DEAC büntetőterülete előtt pattogott a játékszer, melyet Baranyai szerzett meg, kipasszolta szélre Majorhoz, aki jobb szélről laposan középre adta be, Korhut röviden szabadított fel és Horváth Krisztofer hatalmas erővel, 12 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A kapust, Tóth Dánielt megzavarhatta, hogy a labda több védő lábán is megpattant; (0–2).<div>
46. perc: Alig kezdődött el a második félidő, háromra növelte előnyét a vendégcsapat: Neofitídisz indította a félpályáról hosszan a szintén görög Kizirídiszt, aki bal szélről beívelt középre, Major Sámuel pedig fejjel továbbította a védők között a tökéletes beadást a mozdulni sem tudó hazai kapus mellett a jobb felsőbe; (0–3).<div>
51. perc: Hátul passzolgatott a DEAC védője és kapusa, ám Kizirídisz elcsente az egyik átadást, majd azonnal középre adott és az érkező  Peter Olawale az üres kapuba továbbította a játékszert; (0–4).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: Nyolcaddöntő 

2022. október 20-án az M4 Sport stúdiójában elkészítették a MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőinek párosításait. A párharcok győztesei a legjobb 8 közé, azaz a negyeddöntőbe kerülnek. A sorsolást a korábbi 6-szoros válogatott labdarúgó, Szekeres Tamás végezte el. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el; ha 90 perc után döntetlenre állnak a csapatok, 2×15 perces hosszabbítás következik; ha akkor sincs döntés, a felek tizenegyeseket rúgnak. A Győri ETO FC mint másodosztályú klub, a 3. fordulóban kapcsolódott be az idei kupaküzdelmekbe. Pécsváradra látogattak el, a Pécsvárad SE-Prosport.hu csapatához. A Baranya megyei I. osztályban szereplő klub elleni 4–0-s sikerből Óvári Zsolt, Bencze Márk , a volt debreceni játékos Szujó Attila, valamint Kovács Krisztián vette ki részét 1–1 találattal. A következő, 4. fordulóban hazai pályán fogadták az elsőosztályú Kecskeméti TE alakulatát és Kiss Bence találatával 1–0-val küldték haza az NB I-ben vitézkedő lila-fehéreket.Mérkőzés előtti nyilatkozatok:Debrecen: Megyeri – Kusnyír, Romancsuk (Deslandes ), Lagator, Ferenczi J. – Bévárdi Zs. (Szécsi ), Varga J., Dzsudzsák  (Loncsar ), Baráth P. (Manrique ), Bódi (Sós ) – Mance (Do. Babunszki ) • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics
Győri ETO: Kovácsik – Kovács K., Csinger , Keresztes (Szabó T. ), Csontos – Szendrei (Borsos ), Toma, Vitális (Fodor ), Tuboly (Vingler ), Kiss B. (Babati ) – Morinígo (Priskin  ) • Vezetőedző: Tímár Krisztián

45. perc: Az első félidő lefújása előtt megszerezte a vezetést a DVSC: Dzsudzsák jobb oldali jobb lábas beadása átszállt a győriek kapuja előtt, Bódi fejelte vissza a labdát középre az alapvonal elől, passzából Antonio Mance lőtt a léc alá, védhetetlenül, megszerezve ezzel első debreceni gólját; (0–1).<div>
89. perc: A győri Babati Benjamint szövegért kiállította Derdák Marcell játékvezető.<div>
90+3. perc: A mérkőzés hosszabbításának a vége felé egy győri felívelést követően az előre futó hazaiak csapatkapitánya, Csinger Márk kilépett és csatárokat megszégyenítő módon talált kapuba, következhetett a hosszabbítás; (1–1).<div>
105. perc: Egy bal oldali beadás után Dorian Babunszki fejelte vissza a labdát a kapu előterébe, Sztefan Loncsar pedig 7 méterről a kapuba pörgetett. Neki is ez volt az első találata debreceni színekben. (1–2).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: Negyeddöntő 

2023. február 9-én az M4 Sport stúdiójában elkészítették a MOL Magyar Kupa negyeddöntőinek párosításait. A párharcok győztesei a legjobb 4 közé, azaz az elődöntőbe kerülnek. A sorsolást a korábbi 28-szoros válogatott labdarúgó, kétszeres kupagyőztes (2002-ben az Újpest FC-vel, 2010-ben pedig a DVSC-vel) Szélesi Zoltán végezte el. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el; ha 90 perc után döntetlenre állnak a csapatok, 2×15 perces hosszabbítás következik; ha akkor sincs döntés, a felek tizenegyeseket rúgnak. A Puskás Akadémia FC mint elsőosztályú klub, a 3. fordulóban kapcsolódott be az idei kupaküzdelmekbe. Csákvárra látogattak el az Aqvital FC Csákvár másodosztályú csapatához és 5–2-s győzelemmel távoztak. Sahab és Colley duplája mellett Slagveer volt eredményes. A következő, negyedik fordulóban szintén idegenben szerezték meg továbbjutást jelentő győzelmet, mégpedig az esőosztályú MOL Fehérvár FC ellenében. Az 1–0-s végeredményt Puljić találatával állították be. Az ötödik fordulóban immáron hazai pályán, de újfent esőosztályú ellenfelet kaptak, az Újpest FC együttesét búcsúztatták az idei küzdelmekből, mégpedig 0–0-s végeredményt követően a hosszabbításban sem esett gól, a büntetőpárbajban pedig 5–4-re diadalmaskodtak.Mérkőzés előtti nyilatkozat:Debrecen: Milosevics — Bévárdi Zs. (Loncsar ), Dreskovics, Lagator, Ferenczi J. — Manrique, Varga J. — Sós (Varga K. ), Dzsudzsák , Bódi — Mance (Do. Babunszki ) <div>• Fel nem használt cserék: Erdélyi, Kovács P. (kapusok), Deslandes, Neofitídisz, Bárány, Ojediran, Romancsuk, Aydin, Kizirídisz • Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics
Puskás Akadémia: Markek — Bartolec, Golla, Spandler , Brandon — Batik — Favorov (Plšek ), Levi (Slagveer ), Corbu — Puljić (Colley ), Gruber (van Nieff ) <div>• Fel nem használt cserék: Tóth B. (kapus), Mezgrani, Băluță, Zahedi, Stronati, Babós, Dusinszki, Kern • Vezetőedző: Hornyák Zsolt

1. perc: Már a 28. másodpercben megszerezték a vezetést a vendégek: Favorov a debreceni tizenhatos előterében remekül vett észre egy passzsávot és Gruber Zsombor elé tálalt, aki nyolc méterről, jobbal a jobb alsóba lőtt, felavatva ezzel a debreceniek új igazolását, a kapus Milosevicset; (0–1).<div>
12. perc: Bő tíz perccel később már kettővel vezettek a dunántúliak: Ormonde-Ottewill a bal oldalon szerzett labdát Bévárdival szemben, remekül szúrta ki a jobbösszekötő helyén Jonathan Levit, aki az ötös jobb sarka elől ballal kapura lőtt – a becsúszó Lagator lábát is érintő labda a bal alsóban kötött ki; (0–2).<div>
31. perc: Szépítettek a hazaiak: Mance kapott labdát a Puskás Akadémia tizenhatosának előterében, jól tette oda a játékszert a szélről befelé húzódó Ferenczi János elé, a balbekk pedig huszonhárom méterről, kissé balról elementáris erővel vágta a labdát Markek Tamás kapujának bal oldalába; (1–2).<div>
85. perc: Két Puskás Akadémia cserejátékos állította be a végeredményt: egy gyors PAFC kontra végén Colley tálalt a jobb oldalon érkező Luciano Slagveer elé, aki tizenegy méterról, jobbal lőtte ki a jobb alsó sarkot; (1–3).Mérkőzés utáni nyilatkozatok: Felkészülési mérkőzések 

 Nyár 

Debrecen 1. félidő: Hrabina — Baranyai, Dreskovics, Charleston, Ferenczi J. — Major, Dzsudzsák  — Bévárdi, Szécsi, Bódi — Rácz B.
Debrecen 2. félidő: Gróf — Kusnyír, Sipos, Deslandes, Manrique — Baráth P., Varga J.  — Kundrák, Farkas T., Sós — Do. Babunszki <div>Cserepad: Bălbărău (kapus), Romancsuk, Neofitídisz Vezetőedző: João Janeiro

Debrecen: Gróf (Hrabina ) — Baranyai (Sipos ), Dreskovics, Deslandes (Charleston ), Manrique (Ferenczi J. ) — Baráth P. (Bódi ), Dzsudzsák  (Varga J. ) — Farkas T. (Szécsi ), Kundrák (Bévárdi ), Sós (Do. Babunszki ) — Rácz B. (Major ) Vezetőedző: João Janeiro
Vasas: Jova (Uram ) — Szilágyi Z., Litauszki (Kapornai ), Baráth B., Deutsch L. — Cipf (Szilágyi Sz. ), Pátkai (Márkvárt ), Vida M. (Hidi M. ), Sztojka (Faragó ) — Bobál G. (Szalai J. ), Géresi (Pekár ) Vezetőedző: Kuttor Attila

A 25. percben megszerezte a vezetést a Vasas: Vida Máté végezhetett el szabadrúgást 24 méterre a jobb összekötő helyéről, a lesgyanús pozícióban lévő Bobál Gergely 10 méterről mindenkit megelőzve, védhetetlenül fejelt Gróf kapujába; (1–0).

Debrecen: Gróf — Kusnyír, Dreskovics, Deslandes, Manrique — Varga J., Baráth P. — Bévárdi, Dzsudzsák , Kundrák — Do. Babunszki <div>Csere: Ferenczi J., Sipos, Major, Sós, Szécsi, Baranyai, Bódi, Rácz B., Charleston Vezetőedző: João Janeiro
Wolfsberger: Bonmann — Giorbelidze, Gütlbauer, Baumgartner, Tauchammer, Novak, Lokhosvili, Müller, Ballo, Vérgosz, Boakye <div>Csere: Gugganig, Piesinger, Schifferl, Jasic, Veratschnig, Kerschbaumer, Leitgeb, Taferner, Vizinger, Baribo Vezetőedző: Robin Dutt

A DVSC idei harmadik felkészülési mérkőzésén az osztrák élvonal legutóbbi 4. helyezettje, a Wolfsberger AC ellen lépett pályára Unterpremstättenben.

Debrecen: Hrabina — Baranyai, Lagator, Charleston, Ferenczi J. — Varga J. , Major, Baráth P. — Szécsi, Bódi — Sós <div>Csere: Erdélyi (kapus), Deslandes, Dreskovics, Manrique, Sipos, Dzsudzsák, Do. Babunszki, Kusnyír, Bévárdi, Kundrák Vezetőedző: João Janeiro

A DVSC kezdő tizenegyében helyet kapott az újonnan igazolt montenegrói válogatott védő, Dušan Lagator is. A 49. percben a szünetben becserélt Dzsudzsák Balázs büntetőjét védte az osztrákok kapusa. A 75. percben kiállította a játékvezető a Loki csapatkapitányát. A kiállítás utáni percben megszerezte a vezetést a Sturm Graz második csapata: egy 16 méteres szabadrúgás után hiába védett nagyot Erdélyi Benedek, a kipattanó labdát értékesítették a graziak; (1–0). Sárga lapok: 1 – 1, szögletek: 4 – 7.

Debrecen: Hrabina — Kusnyír, Dreskovics, Charleston, Saná — Varga J. , Lagator — Bévárdi, Major, Sós — Bárány <div>Cserepad: Gróf, Bălbărău (kapusok), Deslandes, Romancsuk, Neofitídisz, Ferenczi J., Manrique, Sipos, Do. Babunszki, Poór, Baranyai, Rácz B., Kundrák, Baráth P., Szécsi Vezetőedző: João Janeiro
Nyíregyháza: Nagy S. — Farkas, Szokol, Deutsch, Gengeliczki, Baki, Márkus, Vass, Gresó, Szerető, Kovács Á. <div>Cserepad: Fejér (kapus), Pantovics, Novák, Papucsek, Jánvári, Sigér, Szőr, Pataki, Artner Vezetőedző: Feczkó Tamás

A találkozót eltiltása miatt kihagyta a DVSC csapatkapitánya Dzsudzsák Balázs, valamint kisebb sérülése miatt nem játszhatott a középpályás Bódi Ádám sem. Pályára lépett viszont a debrecenieknél próbajátékon lévő 22 éves, bissau-guinea-i válogatott Saná Gomes.

Debrecen: Gróf — Baranyai, Romancsuk, Deslandes, Manrique — Baráth P., Dzsudzsák  — Ferenczi J., Szécsi, Kundrák — Do. Babunszki <div>Cserepad: Bălbărău (kapus), Neofitídisz, Dreskovics, Bárány, Saná, Sós, Poór, Kusnyír, Lagator, Bévárdi, Varga J., Major, Charleston Vezetőedző: João Janeiro
Veres Rivne: Kogut — Y. Pasics, Vovcsenko, Mirosnyik, Sz. Sesztakov, Kurko, Kucserov, G. Pasics, Gecsev, Daknovszkij, Szergijcsuk <div>Cserepad: Kvasnyi, Gagun, Guk, Sz. Saraj, V. Saraj, Gajducsik, Korkodim, Kliotcs, Juscsicsin, Savonko, Danilijuk, M. Sesztakov Vezetőedző: Jurij Virt

A találkozóról hiányzott a DVSC két sérült játékosa Bódi Ádám és David Babunszki is. A 39. percben Dzsudzsák Balázs jobbról, mintegy 24 méterről végzett el szabadrúgást és parádés mozdulattal lőtte ki a bal felsőt; (1–0). A szünetben a DVSC cégvezetője Makray Balázs, valamint a játékostársak és a szurkolók hivatalosan is elbúcsúztatták a Lokit elhagyó Korhut Mihályt, aki az NB III-as DEAC-ban folytatja pályafutását. Korhut a DVSC mezét 281 tétmérkőzésen viselte és háromszor nyert bajnokságot és Magyar Kupát a csapattal.

 Tél 

Debrecen: Megyeri — Kusnyír, Deslandes, Lagator, Ferenczi J. — Varga J., Manrique — Bévárdi Zs., Dzsudzsák, Sós — Do. Babunszki <div>Cserék: Erdélyi (kapus), Neofitídisz, Dreskovics, Dieye, Romancsuk, Baranyai, Farkas, Loukili, Major, Baráth P., Szécsi, Kizirídisz, Olawale Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics
Újpest: Banai — Szabó B., Csongvai, Hall, Antonov — Mack, Onovo — Simon K., Katona, Csoboth — Ambrose <div>Cserék: Pauljevics, Jevtoszki, Kasztrati, Kovács D., Radosevics, Gouré, Borello, Hámori, Ljujics, Jakobi Vezetőedző: Milos Kruscsity

Debrecen: Megyeri — Bévárdi Zs., Romancsuk, Deslandes, Ferenczi J. — Varga J., Baráth P. — Dzsudzsák , Szécsi, Sós — Do. Babunszki <div>Cserék: Gróf (kapus), Bódi, Neofitídisz, Dreskovics, Manrique, Dieye, Baranyai, Loukili, Lagator Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics
U. Kolozsvár: Iliev  — Vladoiu, Miron, Ispas, Ilie, Briceag, Remacle, Bic, Fülöp, Thiam, Stoica <div>Cserék: Gorcea, Păun (kapusok), Oancea, Pițian, Nowak, Romario Pires, Horșia, Chipciu, Haită, Bălan, Simion, Hleil Vezetőedző: Ioan SabăuMérkőzés utáni nyilatkozat:A német Hannover 96 klubot 1896-ban alapították. Kétszer nyerték meg a német bajnokságot (1938-ban és 1954-ben), 1992-ben pedig a Német Kupát hódították meg. A zöld-feketében pompázó klub jelenleg a német Bundesliga II. osztály 5. helyén várja a tavaszi folytatást, 5 pont hátrányban van az osztályozót jelentő harmadik helyen álló Heidenheim mögött.

Debrecen: Megyeri — Kusnyír, Dreskovics, Deslandes, Ferenczi J. — Manrique, Baráth P. — Szécsi, Dzsudzsák, Sós — Do. Babunszki <div>Cserék: Gróf, Erdélyi (kapusok), Lagator, Bévárdi Zs., Varga J., Dieye, Loncsar, Bódi Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics
Hannover: Weinkauf — Çelebi, Arrey-Mbi, Neumann, Muroya, Besuschkow, Ernst, Schaub, Fóti, Weydandt, Teuchert <div>Cserék: Zieler (kapus), Köhn, Dehm, Krajnc, Lührs, Kunze, Leopold, Moustier, Kerk, Tresoldi, Momuluh Vezetőedző: Stefan LeitlMérkőzés utáni nyilatkozat:Az üzbég FC Neftchi Fergana klubot 1962-ben alapították. A zöld-fehér színben pompázó klub jelenleg a 9. az üzbég elsőosztályú pontvadászatban. Hazájában uralta a 1990-es éveket, ötszörös üzbég bajnok és kétszeres üzbég kupagyőztes, a Szovjetunió felbomlása előtt szerepelt a szovjet első osztályban is.

Debrecen: Gróf (Erdélyi ) — Baranyai, Lagator, Romancsuk, Bévárdi Zs. — Neofitídisz, Varga J. — Bódi, Loncsar (Loukili ), Kizirídisz — Dieye <div>Cserepad: Bălbărău (kapus), Kusnyír, Baráth P., Manrique Vezetőedző: Szrdzsan BlagojevicsMérkőzés utáni nyilatkozat:Debrecen: Gróf (Bălbărău ) — Bévárdi Zs. (Cibla ), Dreskovics, Romancsuk, Baranyai — Loncsar, Neofitídisz, Baráth P., Tordai, Bódi — Dieye (Bárány ) Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics
Wrocław: Leszczyński — Bejger, Poprawa, Verdasca, Janasik (Stawny ) — Yeboah, Schwarz, Olsen, Leiva (Hyjek ), Jastrzembski — Quintana Vezetőedző: Ivan Đurđević

Debrecen: Megyeri — Kusnyír, Lagator, Deslandes, Ferenczi J. — Manrique, Varga J. — Szécsi, Dzsudzsák (Baráth P. ), Sós — Do. Babunszki <div> Vezetőedző: Szrdzsan Blagojevics
Topolya: V. Ilić — Stojković, Petrović, Antonić, Cvetković, Stojić, Radin, Djakovac, L. Ilić, Jovanović, Ratkov <div>Csere: Filipović (kapus), Cvetković, Krstić, Tomanović, Ćalušić, Krpić, Kuveljić, Rashid, Čolić, Milosavić, Vukić, Szőke Vezetőedző: Žarko Lazetić

 Tabella parádé 
 Az 1. kör után (1–11. forduló) 
 Tabella 

<noinclude>

 Mérkőzések összesített tabellája Utolsó frissítés: 2022. október 16. (11. forduló után)(CV): Bajnoki címvédő csapat; (B): Bajnokcsapat; (Ú): Újonc csapat; (KGY): Kupagyőztes;
Forma: Az első helyen az adott csapat legutóbbi mérkőzésének kimenetele látható, míg balról az 5. helyen az 5 mérkőzéssel ezelőtti összecsapás kimenetele.
Sorrend szabályai: 1) pontszám; 2) több győzelem; 3) jobb gólkülönbség; 4) több szerzett gól; 5) az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége; 6) az egymás ellen játszott mérkőzések gólkülönbsége; 7) az egymás ellen játszott mérkőzéseken az idegenben szerzett több gól; 8) a fair play értékelésében elért jobb helyezés; 9) sorsolás;

 Őszi szezon után (1–16. forduló) 
 Tabella 

<noinclude>

 Mérkőzések összesített tabellája Utolsó frissítés: 2022. november 13. (16. forduló után) Tabella az összes szerzett gól alapján 

<noinclude>

 Tabella az összes kapott gól alapján 

<noinclude>

 Tabella a szerzett gólok alapján pályaválasztóként 

<noinclude>

 Tabella a szerzett gólok alapján vendégként 

<noinclude>

(CV): Bajnoki címvédő csapat; (B): Bajnokcsapat; (Ú): Újonc csapat; (KGY): Kupagyőztes;
Forma: Az első helyen az adott csapat legutóbbi mérkőzésének kimenetele látható, míg balról az 5. helyen az 5 mérkőzéssel ezelőtti összecsapás kimenetele.
Sorrend szabályai: 1) pontszám; 2) több győzelem; 3) jobb gólkülönbség; 4) több szerzett gól; 5) az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége; 6) az egymás ellen játszott mérkőzések gólkülönbsége; 7) az egymás ellen játszott mérkőzéseken az idegenben szerzett több gól; 8) a fair play értékelésében elért jobb helyezés; 9) sorsolás;

 A 2. kör után (1–22. forduló) 
 Tabella 

<noinclude>

 Mérkőzések összesített tabellája Utolsó frissítés: 2023. március 5. (22. forduló után)(CV): Bajnoki címvédő csapat; (B): Bajnokcsapat; (Ú): Újonc csapat; (KGY): Kupagyőztes;
Forma: Az első helyen az adott csapat legutóbbi mérkőzésének kimenetele látható, míg balról az 5. helyen az 5 mérkőzéssel ezelőtti összecsapás kimenetele.
Sorrend szabályai: 1) pontszám; 2) több győzelem; 3) jobb gólkülönbség; 4) több szerzett gól; 5) az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége; 6) az egymás ellen játszott mérkőzések gólkülönbsége; 7) az egymás ellen játszott mérkőzéseken az idegenben szerzett több gól; 8) a fair play értékelésében elért jobb helyezés; 9) sorsolás;

 Összes mérkőzés a szezonban Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC 2022–2023-as szezonjának összes mérkőzését foglaltuk össze, időrendi sorrendben.A Részletek-re kattintva az adott mérkőzés részleteit is megtekintheti.A táblázat a felkészülési mérkőzéseket is tartalmazza.''

Jegyzetek

Megjegyzések

Források 

Történet, mérkőzések 
A Debreceni VSC csapatprofilja az UEFA.com honlapján 
transfermarkt.de profil

További információk 
A csapat hivatalos honlapja  
A Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja, adatbankja

Kapcsolódó szócikkek 
2022–2023-as magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)
2022–2023-as magyar labdarúgókupa
Debreceni VSC – labdarúgás
A Debreceni VSC szezonjai

20222023
Klubcsapatok 2022–2023-as szezonja